Ez a szócikk a Debreceni VSC 2016–2017-es szezonjáról szól, mely sorozatban a 24., összességében pedig a 39. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 114. évfordulója.

Az OTP Bank Liga és a Magyar kupa küzdelmei mellett a csapat az előző szezonban elért helyezésének köszönhetően elindulhatott a 2016–2017-es Európa-ligában is.

A szezon részletesen 
A nyári felkészülése a csapatnak vegyesre sikerült, már ami az eredményeket illeti, ugyanis a nyolc találkozóból ötöt megnyertek, hármat pedig elbuktak. Érdekesség, hogy döntetlen eredmény nem született.

A szezon a számok tükrében 
Helyezés: A Debreceni VSC végül a 8. helyen zárta a 2016–2017-es bajnoki szezont úgy, hogy a téli szünetben a 10. helyen állt. A szezon folyamán kétszer is kieső helyen állt a csapat, a 11. helyen, mégpedig a 21. és 29. fordulót követően.

Pontok:
A bajnoki kiírást tekintve, a lehetséges 99 pontból 41-et sikerült megszerezniük, ez 41,4%-os teljesítmény. Ebből Kondás Elemér vezetőedzővel 2 mérkőzésen 1 pontot (16,67%), Leonel Pontes vezetőedzővel 28 mérkőzésen 31 pontot a megszerezhető 84-ből (36,90%) és a kétszer is beugró Herczeg András megbízott vezetőedzővel 9 pontot a lehetséges 9-ből (100%).

Gólszerző:
A legtöbb találatot Holman Dávid érte el: 8 gól áll a neve mellett az összes kiírást tekintve, amelyből 7 találatot a bajnokságban szerzett. A második legtöbb gólt Tisza Tibor jegyzi, összesen 5 találattal (ebből négyet az Európa-liga selejtezőiben ért el). Könyves Norbert 4 találatig jutott a 2017-es évben, ezzel ő lett a csapat házi gólkirálya a tavaszi idényben. Egy mérkőzésen egynél több gólt csak Holman tudott elérni, a bajnokság 28. fordulójában a Haladásnak kétszer is kapujába talált. Mindösszesen 2 öngóllal segítették az ellenfelek a debrecenieket, mindkettő bajnoki találkozókon esett. Érdekesség, hogy a teljes bajnoki szezonban egyetlen debreceni gól sem született büntetőből.

Eredményesség:
A legtöbb gólt egy mérkőzésen számszerűen öt találatot idegenben érték el a DVSC játékosai, az Európa-liga selejtező 1. selejtezőkörének első mérkőzésén San Marinóban a La Fiorita vendégeként (5–0). A bajnokságban 4 találatig jutottak egy mérkőzésen, de azt kétszer is elérték: először a 4. fordulóban a Gyirmót ellen (4–0), majd a 28. fordulóban a Haladás ellen (4–2), mindkétszer hazai pályán.

Körről körre:
Az első körben (1–11. fordulók) összesen 4 győzelem és 2 döntetlen született az 5 vereség mellett. A második körben (12–22. fordulók) mindössze 2 győzelmet és 4 döntetlenre futotta az 5 vereség mellett. Az utolsó, harmadik körben (22–33. fordulók) már 5 győzelem és 2 döntetlen született a 4 vereség mellett.

Legtöbb kapott gól:
A legtöbbször, ötször, kétszer is megzördült a debreceniek kapuja, a bajnokságban a Honvéd (32. forduló: 2–5, otthon) és a Videoton (7. forduló: 1–5, idegenben) is ennyiszer talált be ugyanis.

Nyeretlenségi széria:
A leghosszabb nyeretlenségi szériája a csapatnak a 15. és 21. fordulók között volt, amikor hétszer nem tudott győzni. Ebből 4 találkozó vereséggel végződött, míg 3 döntetlennel. A leghosszabb vereség sorozat 3 mérkőzést számlált, a 17–19. fordulók között. Győzedelmeskedni kétszer tudtak a szezonban maximum 2 egymást követő találkozón (3–4. és 24–25. fordulókban), háromszor vagy többször egymás után egyszer sem.

Szerzett pontok ellenfelenként:
Minden ellenféllel háromszor találkozott a csapat, a maximális 9 pontot (3 győzelem) 2 együttes ellen sikerült megszerezni: Diósgyőri VTK és Gyirmót FC Győr. 6 pont sikerült az Újpest ellen (2 győzelem, 1 vereség). 4 pont jött össze a Mezőkövesd-Zsóry ellen (1 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség). 3–3 pont, azaz mindössze 1 győzelem, sikerült az MTK Budapest, a Swietelsky Haladás és a Vasas ellenfeleként. 2 döntetlen, azaz 2 pont lett az összesítésben a Ferencvárosi TC és a Paks ellen. Nem sikerült pontot szerezni, azaz mind a három szezonbeli mérkőzésen kikaptak a debreceniek a két éllovas csapattól, azaz a Budapest Honvédtól és a Videotontól.

Figyelmeztetések:
Összesen 64 sárga lapot kaptak a debreceni játékosok a szezon során, ebből 59 jutott a bajnoki találkozókra. Kiállítás 5 db volt, mind az OTP Bank Liga mérkőzésein esett, ezekből egy volt azonnal kiállítás, melyet Tőzsér kapott a 14. fordulóban a Gyirmót elleni idegenbeli mérkőzésen, míg a többi négy piros lap egy mérkőzésen kapott 2 sárga lap után járt: Brkovics kétszer is megkapta (11. fordulóban a Diósgyőr és a 25. fordulóban a Gyirmót elleni hazai mérkőzésen), illetve kapott még egyet Filip (30. fordulóban az Újpest elleni hazai), valamint Tisza (4. fordulóban a Mezőkövesd elleni idegenbeli összecsapáson). 5 sárga lap miatt eltiltva a következő bajnoki találkozótól mindössze két játékos volt: Brkovics a 24. fordulót hagyta ki, míg Tőzsér a 20-at. A legtöbb figyelmeztetést az összes kiírást tekintve Brkovics kapta, számszerűsítve tizenegyet, amiből 9 volt a sárga lap és 2 a piros. Csak a bajnoki szezont tekintve szintén Brkovics gyűjtötte be a legtöbb figyelmeztetést: 7 sárga lapot és 2 pirosat.

Pályára lépések:
A legtöbb találkozón, minden kiírást tekintve, Brkovics lépett pályára, az összesen 38 mérkőzésből 35-ször. Csak a bajnoki összecsapásokat nézve, 33-ból 30-szor Brkovics és Jovanovics volt ott a zöld gyepen. Legtöbbször Jovanovicsot cserélték le a kezdő tizenegyből, számszerűen 13-szor. Sokszor hagyta el a pályát a kezdőcsapatból még Feltscher 10 alkalommal.

Cserepad:
A három vezetőedző a teljes bajnoki szezont nézve 99 cserét hajtott végre, azaz mind a 33 mérkőzésen kihasználták a maximum 3 csere lehetőséget. Legtöbbször Szekulicsot cserélték be számszerűen kilencszer, míg Horváth Zsoltot nyolcszor, Castilliont és Szokot hétszer-hétszer, valamint Takács Tamást hatszor. A legtöbbször cserepados, de pályára nem lépő játékos a kapusoknál Verpecz (24 alkalom), míg a mezőnyjátékosoknál Nagy Zoltán 18 alkalommal nem lett becserélve. Sokat ült még a cserepadon játéklehetőség nélkül: Szekulics (14 alkalommal), Szatmári (10), Szilvási (9), Barna (8) és Chuka valamint Dzselmics (5–5 alkalommal).

Játékvezető:
A legtöbb mérkőzést Erdős József és Iványi Zoltán játékvezetők vezették, mindketten 5–5 találkozót.

Nézőszám:
Összes hazai nézőszám 74.127 fő volt (átlagban 3901 fő), ebből a 17 bajnoki összecsapást 57.912-en nézték meg a Nagyerdei stadionban, ez átlagosan 3407 nézőt jelent. A teljes bajnoki szezont tekintve, mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseket tekintve pedig 98.982 néző látta a DVSC találkozóit. A legmagasabb nézőszámot vonzó találkozók: Top1: Európa-liga 1. selejtezőkör visszavágó, La Fiorita, 10.200 néző; Top2: OTP Bank Liga 20. forduló, Ferencváros, 7138 néző; Top3: OTP Bank Liga 32. forduló, Budapest Honvéd, 6328 néző (ez utóbbi volt az utolsó hazai mérkőzés a szezonban).

Csapatkapitány:
A csapatkapitányi karszalagot legtöbbször megosztva Szakály Péter és Tőzsér Dániel viselte, mindketten 15-ször. Előbbi főleg az őszi szezonban, mivel a téli szünetben átigazolt a Puskás Akadémia FC csapatához.

Szerelés:
A legtöbb mérkőzést tiszta fehér szerelésben játszotta a Loki, számszerűen 21-szer, ebből 18-szor bajnoki találkozón. A második leggyakoribb mez összeállítás a tiszta piros volt, 7-szer öltötték magukra a debreceniek, ebből hatszor viselték ezt bajnoki összecsapásokon.

Játékoskeret 

Utolsó módosítás: 2017. február 22.
*A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Átigazolások 
 2016. évi nyári átigazolási időszak, 
 2017. évi téli átigazolási időszak

Jelmagyarázat: (k.v.) = kölcsönből vissza; (k.) = kölcsönbe; (k.u.v.) = kölcsön után végleg; (sz.l.) = szerződése lejárt; (sz.i.) = szabadon igazolhat; (sz.b.) = szerződés bontás; (n.h.sz.) = nem hosszabbították meg szerződését; (a.p.b.) = aktív pályafutását befejezte

Vezetőedző-váltások

Statisztikák 
 Utolsó elszámolt mérkőzés: 2017. május 27.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

* OTP Bank Liga kiírásban.

Kiírások 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírásokat illetve az azokban elért helyezést jelöltük.

InStat statisztika 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2017. május 27.
A táblázat csak az OTP Bank Liga mérkőzéseket tartalmazza.

Mikor született DVSC gól 
Mindkét félidőt három egyenlő, egyenként 15 perces részre osztottuk és összesítve a kiírásokat megmutatjuk, melyik negyedórában hány találatot szereztek a Debreceni VSC labdarúgói.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük.

Játékos statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2017. május 27.
A táblázat a szezon összes mérkőzését tartalmazza (kivéve a felkészülési találkozókat), a játékosok vezetékneve alapján abc-sorrenbe rendezve.
A mérkőzés oszlopban a játékos összes pályára lépésének száma szerepel (zárójelben, hogy ebből hányszor állt be csereként).
Arany színnel azt a játékost jelöltük, aki az összes kiírást tekintve a legtöbb gólt szerezte. Kiírásonként is jelöltük a legtöbb gólt.
Zöld színnel azt a játékost jelöltük, aki az összes kiírást tekintve a legtöbbször lépett pályára. Kiírásonként is jelöltük a legtöbbször pályára lépő játékost.
Kék színnel azt a játékost jelöltük, akinek a legmagasabb az InStat-index átlaga.
Színek jelmagyarázata:

Jelmagyarázat: K: kapus, H: hátvéd, KP: középpályás, CS: csatár.
* Azon játékosoknál, akik már nem tagjai az aktuális játékoskeretnek, az adatok, beleértve a százalék értéket az utolsó elszámolt mérkőzésénél a csapat által addig lejátszott összes mérkőzés szerint értendő.

Nézőszámok 
Az alábbi táblázatban a DVSC aktuális szezonjának hazai nézőszámai szerepelnek.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.

Nézőszám fordulónként, idővonalon ábrázolva:

Játékvezetők 
Azon játékvezetők, akik legalább egy mérkőzést vezettek a Debreceni VSC csapatának.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.
Zárójelben a forduló sorszámát tüntettük fel.

Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnokság, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel.

Milyen szerelésben játszottak a Debreceni VSC játékosai 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
A zárójelben lévő szám a bajnokság fordulóját mutatja.

OTP Bank Liga

Első kör 

Debreceni VSC: Verpecz — Jovanovics, Mészáros N., Brkovics, Korhut — Horváth (Dzselmics ), Varga, Szakály , Ferenczi (Holman ) — Kulcsár, Takács (Tisza ) <div> Fel nem használt cserék: Radosevics (kapus), Szatmári, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Kondás Elemér
Paksi helyzetekkel kezdődött a találkozó, de a vendégek támadói minden alkalommal rosszul céloztak, így elmaradt a gól. A 37. percben a Debrecen vezetést szerzett, egy látványos támadás végén Takács Tamás volt eredményes (1–0). A fordulás után összejött a gólszerzés a paksiaknak, Szabó János bal oldali beadását követően Bartha László 6 méterről, kapásból továbbított a hálóba (1–1). Két perccel később Szabó szabálytalankodott saját 16-osán belül, de a megítélt büntetőt Korhut Mihály nem tudta gólra váltani, a paksi színekben most debütáló Kemenes Szabolcs védett. A folytatásban hiába támadott sokkal többet a Loki, nem tudta feltörni a paksi védelmet, maradt a döntetlen, vagyis egyik Európa Liga-szereplő csapatunk sem tudta győzelemmel kezdeni az idényt.

 Négy napon belül a DVSC-Teva másodszor szerzett vezetést az első félidőben, s másodszor nem tudott nyerni ennek ellenére sem. Az Európa Liga-találkozón még rosszabbul járt, ott kikapott.
 A Paks 2013. októbere 4. óta (2–2) először szerzett Debrecenben pontot a Loki ellen (2014-ben: 2–0, 2015-ben: 2–0).
 A DVSC-nek 2016-ban ez volt az első hazai bajnoki döntetlenje, a korábbi hét meccsből hatot megnyert. Kondás Elemér együttese lassan mint egy éve, 2015. augusztus 22 óta minden hazai bajnoki mérkőzésén szerzett gólt – kivéve, ha a Bp. Honvéd az ellenfél.
 Takács Tamás a tizenegyedik, a DVSC-Teva mezében játszott élvonalbeli bajnokiján a hatodik gólját szerezte. Még jobb a hazai mérlege: a Nagyerdei stadionban öt bajnokin öt gólt lőtt, illetve fejelt.
 Bartha László a két csapat tavaly őszi, ugyancsak 1–1-re végződött paksi találkozóján is szerzett gólt. Egyébként ő az egyetlen, aki az OTP Bank Liga 2015–2016-os utolsó, illetve a 2016–2017-es első fordulójában is eredményes volt.
 A Paks a legutóbbi három idegenbeli bajnokiján veretlen maradt. Igaz, előtte sorozatban hatszor kikapott.
 Korhut Mihály büntetőjét a találkozó hajrájában Kemenes Szabolcs kivédte.
 Berke Balázs játékvezető tétmeccsen utoljára több, mint egy évvel ezelőtt, 2015. május 26-án vezetett mérkőzést a debreceni együttesnek, mégpedig egy Ligakupa elődöntőn (MTK–Debrecen: 0–2), míg bajnoki találkozón több, mint 4 évvel ezelőtt, 2012. április 7-én (Debrecen–Siófok: 1–1).</small>

Debreceni VSC: Verpecz — Nagy Z. (Mészáros N. ), Brkovics, Szatmári, Ferenczi — Ludánszki, Varga  (Tisza ) — Mészáros K. (Bereczki ), Szekulics, Horváth — Kulcsár <div> Fel nem használt cserék: Radosevics (kapus), Dzselmics, Takács, Kinyik · Vezetőedző: Kondás Elemér
Az első félidőben a Vasas tett többet a gólszerzés érdekében, de csak kapufáig jutott el, míg a DVSC–Teva szinte helyzet nélkül szerzett vezetést, a 34. percben Ferenczi János szabadrúgását követően a sorfalról lepattant a labda, Ferenczi 24 méterről ismételt, és kilőtte a bal alsó sarkot (0–1). A második félidőben csak a Vasason látszott, hogy szeretne gólt szerezni, a Debrecen az előnyét védte, de csak az 54. percig tudta megúszni a kapott gólt. Ekkor Pavlov a bal oldalról ívelt a kapu elé, a hosszú oldalon érkező Ádám Martin pedig 4 méterről a bal sarokba fejelt (1–1). Az egyenlítés után maradt a Vasas-fölény, de a 65. percben a Loki is lőtt egy kapufát. A hajrá egyértelműen az angyalföldieké volt, a 85. percben Remili jobb oldali szögletét követően a csereként beállt Vaskó Tamás fejelt a jobb alsó sarokba (2–1), majd a 88. percben ugyanez volt a forgatókönyv: jobb oldali Remili sarokrúgás, Vaskó-fejes, és a labda ismét a kapu jobb oldalában kötött ki (3–1), így alakult ki a végeredmény.

 A Vasas tavaly két vereséggel, most két győzelemmel kezdte a bajnoki idényt.
 A piros-kékek a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték, e 360 perc alatt mindössze egy gólt kaptak.
 2016-ban a Vasas másodszor szerzett bajnoki meccsen három gólt, április 2-án az Újpestet 3-2-re verte meg.
 A csereként beállt Vaskó Tamás a bajnoki pályafutása során 2007 áprilisában szerzett a mostani előtt egy mérkőzésen két gólt. Akkor a Paks ellen duplázott.
 Ádám Martin mindkét bajnoki fordulóban gólt szerzett. A Vasas mindhárom gólja, így az övé is fejesből esett a DVSC-Teva ellen.
 A DVSC-Teva az immár szokásos rossz bajnoki kezdését produkálja, még nyeretlen. Három gólt legutóbb idegenbeli bajnokin 2015 novemberében, a Ferencváros ellen kapott.
 Ferenczi János 2015. május 31., az ETO FC Győr debreceni kiütése óta először szerzett gólt az élvonalban.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Kuti, Brkovics, Mészáros N. , Korhut (Ferenczi ) — Dzselmics, Jovanovics, Horváth, Szekulics — Takács (Kulcsár ), Tisza (Bereczki ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Ludánszki, Castillion · Megbízott vezetőedző: Herczeg András
A DVSC-Teva Herczeg András vezetésével készült az újonc elleni összecsapásra, a szakember Kuti Krisztián valamint Ognjen Dzselmics személyében két olyan labdarúgót is a kezdőcsapatba jelölt, akik az idény elején még nem voltak alapemberek az együttesben. A debreceniek a 15. percben szereztek vezetést, éppen Dzselmics és Kuti kényszerítője után alakult ki a helyzet, Horváth Zsolt másodszorra talált a kapuba (1–0). A 20. percben egy bal oldali szöglet után röviden fejelték ki a labdát a vendégek, Korhut Mihály pedig 15 méterről a jobb felső sarokba lőtt (2–0). A gyirmótiak a folytatásban csak távoli lövésekig jutottak, de ezekben a próbálkozásokban nem volt igazi veszély. Az 57. percben Tisza Tibor két csellel tisztára játszotta magát, majd a léc alá bombázott (3–0). A meccs eldőlt, de a Debrecen még szerzett egy gólt, a 69. percben Takács Tamás 30 méterről bombázott a hálóba (4–0), ezzel a találattal alakult ki a végeredmény.

 Herczeg András a 2010 őszi távozását követően győzelemmel tért vissza az élvonalba. Mindössze három játékost, Brkovicsot, Szekulicsot és Horváthot hagyta meg a kezdőben Kondás Elemér utolsó tizenegyéből.
 A DVSC-Teva először nyert bajnoki meccset az idényben.
 Takács Tamás a debreceniek egyetlen játékosa, aki a mostani idényben két bajnoki találkozón is szerzett már gólt.
 Horváth Zsolt márciusban, a 23. fordulóban a Puskás Akadémia ellen, Korhut Mihály tavaly decemberben, a 18. fordulóban a Videoton FC ellen, Tisza Tibor áprilisban, az Újpest ellen, a 30. fordulóban szerzett legutóbb bajnoki gólt.
 A DVSC-Teva február 13-án, a Vasas ellen szerzett a mostanit megelőzően legutóbb egy meccsen négy bajnoki gólt (4–0).
 A Gyirmót két döntetlen után története első élvonalbeli vereségét szenvedte el.
 A mostanit megelőző legutóbbi Herczeg-Urbányi bajnoki párharc is előbbi négygólos sikerét hozta. 2010. augusztus 14-én a Loki 6-2-re nyert az Oláh Gábor utcai pályán a Kecskeméti TE, Urbányi István akkori csapata ellen.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Kuti, Brkovics, Mészáros N. , Korhut — Dzselmics (Bereczki ), Jovanovics, Horváth (Ferenczi ), Szekulics — Takács (Ludánszki ), Tisza <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Kulcsár, Castillion · Megbízott vezetőedző: Herczeg András
Kezdés után egyből egymásnak estek a csapatok, de gól helyett csak nagy helyzeteket láthatott a közönség. Szünet után tovább támadott a Debrecen, és Kuti Krisztián révén meg is szerezték a vezetést, az 55. percben Horváth bal oldali beadása után a jobbösszekötő helyéről fejelt a rövid sarokba (0–1). Bár a gól után a hazai csapat volt aktívabb, a DVSC még úgy is meg tudta tartani a vezetést, hogy a 61. percben Tisza összeszedte második sárgáját, így majdnem félórát emberhátrányban kellett játszania a hajdúsági csapatnak.

 Szőts Gergely játékvezető eddig egyetlen mérkőzést vezetett a DVSC-nek, még 2012 szeptember 22-én, mely mérkőzésen 1–0 arányban kikaptak a Diósgyőrben megrendezett Eger elleni bajnokin.
 Herczeg Andrással másodszor is nyert a DVSC, ráadásul kapott gól nélkül zárta a két újonc elleni találkozóit.
 A Loki vendégként mindössze másodszor nyert 2016-ban idegenben az OTP Bank Ligában. (Legutóbb Pakson győzött.) Tavaly augusztus 30. óta három idegenbeli siker áll a csapat neve mellett, mindegyik meccset 1–0-ra nyerte meg.
 Kuti Krisztián élete első élvonalbeli gólját szerezte meg. A 24. évében járó játékos eddig csak Herczeg Andrásnál játszott az OTP Bank Ligában.
 A DVSC emberhátrányban játszott az utolsó félórában, Tisza Tibor kiállítása miatt. A csatár legutóbb majdnem napra pontsan hat éve, 2010. augusztus 6-án kapott piros lapot az élvonalban.
 A Mezőkövesd először szenvedett vereséget a bajnoki idényben.
 Pintér Attila csapata a visszajutás óta először maradt szerzett gól nélkül.
 A Debreceni VSC először verte meg idegenbeli bajnoki mérkőzésen a Mezőkövedet, hiszen amikor utóbbi 2013–2014-ben ugyancsak az élvonalban szerepelt, 2-2-re végeztek.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Kuti, Brkovics, Mészáros N. , Korhut — Dzselmics, Jovanovics (Szakály ), Szekulics, Horváth (Castillion ) — Kulcsár, Takács (Ferenczi ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Bereczki, Varga · Vezetőedző: Leonel Pontes
Komolyabb helyzet nélkül, eseménytelenül telt el a találkozó első fél órája. Hiába játszott mezőnyfölényben a DVSC, gólhelyzetig nem jutott. Az MTK viszont kihasználta az első kínálkozó lehetőségét, Vogyicska Bálint helyezte közelről a kapuba az oldalról beadott labdát, így előnnyel várhatta a második játékrészt (0–1). A szünet után sem lett hatékonyabb a hazaiak támadójátéka, az egyenlítésre a 75. percig kellett várni, amikor a néhány másodperccel korábban beállt Castillion közelről talált a kék-fehérek kapujába (1–1). Az utolsó negyedórában lényegében a kapujához szegezte ellenfelét a DVSC, azonban újabb gólt már nem tudott szerezni.

 A Loki élén döntetlennel mutatkozott be az új portugál vezetőedző, Leonel Pontes. A beugró Herczeg Andrással megnyerte a csapat az előző két találkozóját.
 A DVSC-Teva az eddigi három hazai bajnokijából kettőn döntetlent játszott a 2016–2017-es bajnoki idényben (1. forduló, DVSC–Paks 1–1 és 5. forduló, DVSC–MTK 1–1).
 Geoffrey Castillion az eső gólját érte el a bajnoki szezonban. A tavaszt a Puskás Akadémiánál töltötte, de ott nem ért el bajnoki gólt. Több mint egy év után, a tavaly augusztus eleji, Honvéd elleni 3-3 óta ez volt az első gólja az OTP Bank Ligában.
 Az MTK az első gólját érte el a bajnoki idényben.
 A 18 éves Vogyicska Bálintnak ez volt az első élvonalbeli találata.
 A dunaújvárosi otthonában csak vergődő MTK mindkét eddigi idegenbeli mérkőzésén pontot szerzett.
 2012. november 17. óta először szerzett pontot az MTK a DVSC ellen, idegenben (akkor győzött). Ez volt az első pontszerzése az új Nagyerdei Stadionban.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Kuti, Brkovics, Mészáros N. , Korhut — Dzselmics (Bereczki ), Varga, Jovanovics (Ferenczi ), Horváth — Kulcsár, Tisza (Castillion ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Kertész, Szekulics · Vezetőedző: Leonel Pontes
Lendületesen kezdte a mérkőzést a DVSC, az első harminc percben több helyzetet is kialakított, de a legnagyobb lehetőségeket is kihagyta. Az utolsó negyedórára aztán rákapcsolt a vendég Haladás, és néhány ígéretes támadás végén rá is ijesztett a hazai védelemre, gólt azonban a szombathelyiek sem tudtak szerezni. A második játékrészben negyedóra elteltével megszerezte a vezetést a vendéggárda. David Joel Williams kihagyta a kihagyhatatlant, de nem sokra rá javított, pár lépésről másodszorra már a kapuba talált (0–1). A folytatásban a DVSC nagyobb sebességre kapcsolt, ám egy-két távoli lövésen kívül komolyabb helyzetet nem tudott kialakítani, így Mészöly Géza együttese elvitte a három pontot a Nagyerdei stadionból.

 A DVSC két mérkőzésből még nyeretlen az új edzővel, Leonel Pontessel. Mindkét találkozót a Nagyerdőben rendezték.
 A Loki a mostani idényben először maradt bajnoki meccsen szerzett gól nélkül.
 A DVSC-Teva három edzővel játszotta az eddigi hat mérkőzését. Egyaránt két mérkőzésen Kondás Elemér és Leonel Pontes egy-egy, Herczeg András hat pontot szerzett a csapattal.
 A Haladás sorozatban a harmadik győzelmét aratta. Zsinórban három bajnoki győzelmet legutóbb áprilisban szerzett a mostani előtt.
 David Williams sorozatban a harmadik bajnoki meccsén szerzett gólt.
 Mészöly Géza együttese április 2. óta, öt idegenbeli bajnoki mérkőzéséből négyet megnyert, csak a Groupama Arénában, a Ferencvárostól kapott ki.
 A Haladás a legutóbbi két debreceni kirándulásán, mindössze két szerzett góllal, hat pontot szerzett. Király Gábor egyetlen gólt sem kapott.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Kuti (Horváth ), Brkovics, Mészáros N. , Korhut — Dzselmics, Varga, Szekulics, Ferenczi (Holman ) — Kulcsár (Castillion ), Tisza <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Kertész, Bereczki · Vezetőedző: Leonel Pontes
Igen agilisan kezdte a találkozót a hazai csapat, több helyzetet is kialakított Danilovic kapuja előtt. A Debrecen az első negyedóra végén jutott el először a fehérváriak kapujához, akkor azonban Ferenczi jóvoltából a vezetést is megszerezte (0–1). A vendéggól sem vetette vissza a Videoton lendületét és egy szögletet követően Lang közelről egyenlített (1–1). Tíz perc elteltével pedig már vezettek is a hazaiak, Géresi volt a gólszerző (2–1). Szünet után a vendégek birtokolták többet a labdát, de egy újabb sarokrúgás után Lang a kapuba bombázott (3–1). A válogatott védő nem sokkal később a harmadik találatát is megszerezhette volna, de szöglet utáni lövése mellé szállt. Lang azonban nem csüggedt, az egyik hazai támadásnál kiválóan indította Géresit, akinek centerezését Feczesin váltotta gólra (4–1). Nem volt még vége a fehérvári gólzápornak, mert a hosszabbítás utolsó percében Feczesin is duplázni tudott, ezzel beállította a végeredményt (5–1).

 2007 óta először zárult a két csapat bajnoki mérkőzése négygólos különbséggel. Akkor a DVSC 4–0-ra győzött Székesfehérváron, az akkori találatokat Leandro, Dzsudzsák (2 gól) szerezték, valamint volt egy öngól is.
 Az elmúlt bő húsz legfölényesebb hazai sikere a Vidi számára egy 1996 tavaszi 4–1 volt – eddig.
 A portugál Leonel Pontessel három mérkőzésen egy pontot szerzett eddig a DVSC (MTK ellen otthon 1–1, Haladás ellen otthon 0–1, Videoton ellen idegenben 1–5).
 A Loki ezt megelőzően legutóbb 2014. április 12-én, az MTK ellen kapott öt gólt bajnoki meccsen vendégként (2–5).
 Henning Berg együttese a legutóbbi négy fordulóban kilenc pontot szerzett, két vereség után pályaválasztóként két győzelemmel legalább ötven százalékosra kozmetikázta a mérlegét.
 A Videoton FC a mostani előtt legutóbb április 23-án, az MTK ellen szerzett öt bajnoki gólt, ugyancsak Felcsúton.
 Feczesin Róbert, aki korábban a DVSC-ben is játszott, már öt bajnoki gólnál tart az idényben, s ezzel Eppel Mártonnal holtversenyben vezeti a góllövőlistát.
 Lang Ádám korábban mindössze egy gólt szerzett az élvonalban, még a Győr játékosaként, 2014. május 31-én a Mezőkövesd kapuját vette be. Most megtriplázta góljai számát.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Nagy Z., Brkovics, Mészáros N., Völgyi — Tőzsér, Filip — Szakály  (Szekulics ), Holman (Bobko ), Ferenczi — Takács (Horváth ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Bereczki, Mészáros K. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Az első perctől irányította a mérkőzést az elmúlt hetekben jelentősen átalakult DVSC. A hazaiak fölényének gyorsan meg is lett az eredménye, hiszen Holman Dávid szép találatával már a tizedik percben megszerezték a vezetést (1–0). A szünetig nem változott a játék képe, többnyire a debreceniek kezdeményeztek, az Újpest nem tudott kialakítani komolyabb gólszerzési lehetőséget. A második félidőben sokkal bátrabban játszott a vendégcsapat, amely több ígéretes támadást is vezetett, és a hajrára fordulva egy öngóllal egyenlített (1–1). Nem sokáig örülhettek azonban az újpestiek, mert a csereként beállt Horváth Zsolt néhány perc múlva megszerezte a DVSC második, egyben győztes találatát (2–1). A debreceniek a portugál Leonel Pontes irányításával először győztek a bajnokságban.

 A DVSC először győzött az új edző, Leonel Pontes irányításával. Ez volt a portugál negyedik meccse az OTP Bank Ligában (MTK 1–1, Haladás 0–1, Videoton 1–5 és Újpest 2–1).
 Az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében öt hazai mérkőzésen nyolc pontot szerzett eddig a Loki.
 Holman Dávid február 20. óta először szerzett gólt az OTP Bank Ligában. Horváth Zsolt, aki ezúttal csupán 13 percet játszott, a Gyirmót ellen már kapuba talált július végén.
 A Loki eddigi tizenegy bajnoki gólját nyolc futballista szerezte: Castillion (1), Ferenczi (2), Holman (1), Horváth (2), Korhut (1), Kuti (1), Takács (2), Tisza (1).
 Mindössze másodszor szerzett a DVSC legalább két gólt bajnoki mérkőzésen a mostani idényben, korábban a Gyirmót ellen, akkor viszont négyet is.
 Az Újpest két vereséggel kezdte az idényt, aztán négyszer győzött, most két mérkőzésen újra nyeretlen.
 A lila-fehérek 2009 óta csupán egyszer nyertek Debrecenben, a 2012–13-as szezon 21. fordulójában, 2013. március 31-én, Šimac öngóljával.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Brkovics, Mészáros N., Völgyi (Ferenczi ) — Filip, Tőzsér — Könyves, Szakály  (Takács ), Bobko (Szekulics ) — Horváth <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Dzselmics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A házigazda kezdte aktívabban a mérkőzést, s Böde révén meg is szerezte a vezetést (1–0). Ám előnye mindössze három percig tartott, Bobko egyenlített (1–1). A gólváltást követően mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, bár a szünetig a Ferencváros veszélyeztetett többször. A második félidő hazai helyzetekkel indult, s egy szöglet után Dilaver pazar távoli lövésével a zöld-fehérek újra megszerezték az előnyt (2–1), amit Böde második góljával növelni is tudtak (3–1).

 Leonel Pontes irányításával a DVSC-Teva ötből csak egy bajnoki mérkőzést nyert meg. Az idegenbeli mérleg két mérkőzés, nulla pont, 2–8-as gólkülönbség.
 Az ukrán Ivan Bobko a második magyarországi bajnokiján megszerezte az első gólját. Ő a DVSC kilencedik játékosa, aki gólt szerzett az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében.
 Tőzsér Dániel 2006. május 27. után, több mint tíz év elteltével játszott ismét a Ferencváros pályáján bajnoki mérkőzést.
 A DVSC csak az első félidei eredmények alapján harmadik lenne, így hetedik. Négy ponttal lenne többje.
 A Ferencváros két nyeretlen mérkőzés után győzött ismét. Az előző öt fordulóban csupán egy győzelmet aratott.
 A góllövőlista élén Feczesin Róbertet beérő Böde Dániel másodszor szerzett két gólt a bajnoki idényben. Először a Haladás ellen duplázott, még az első fordulóban.
 Emir Dilaver a második gólját érte el a bajnoki szezonban, az elsőt a Diósgyőrnek rúgta.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics (Dzselmics ), Brkovics, Mészáros N. , Ferenczi (Mészáros K. ) — Tőzsér, Filip (Takács ) — Könyves, Holman, Bobko — Horváth <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Az olasz Davide Lanzafame a 6. percben egy pompás szabadrúgás góllal szerezte meg a vezetést a vendégeknek (0–1). Sem a korai gól előtt, sem utána nem játszott jól a Debrecen, sőt két hatalmas védelmi hiba után örülhetett, hogy nem változott az eredmény. Jó fél óra kellett ahhoz, hogy felpörögjön a házigazda, de akkor Könyves Norbert, Horváth Zsolt és Ivan Bobko is ziccert rontott. Nem játszott jól ekkor már a Honvéd, de megtehette, mert például a fordulás után Ioan-Constantin Filip képes volt két lépésről nem betalálni az üresen tátongó kapuba. Nem sokra rá az ötösről is a léc fölé pörgetett, majd felvágta őt az ötösön Ivan Lovrics, de nem adott ezért büntetőt a játékvezető, Vad II István. Leonel Pontes kockáztatott a végére, három védővel és négy csatárral rohamozott a Loki a hajrában, de hiába álltak sűrűbben a debreceni támadók, ettől még nem passzoltak pontosabban egymáshoz. Hatalmas erőfeszítéssel verte meg saját magát a Debrecen, az első fél óra után látványosan visszavett a tempóból a Honvéd, de ez is belefért ez ellen a Loki ellen. A kispestiek két év alatt már harmadszor nyertek a Nagyerdei stadionban.

 A DVSC-Teva a legutóbbi hat mérkőzéséből (ebben szerepel a Magyar Kupa-találkozó is) ötöt elveszített.
 Hazai pályán 2 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség a Loki mérlege a mostani idényben.
 A Leonel Pontessel játszott legutóbbi három hazai bajnokiból kettőn nem szerzett gólt a DVSC-Teva. A portugál edzővel eddig 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség a hazai mutató.
 A kispestieknek vendégként 3–1–2 a mérlege. Az Újpest, a Diósgyőr és a Debrecen ellen nyertek idegenben.
 Debrecenben 2016-ban kétszer is győztek, előbb tavasszal 3–0-ra, most 1–0-ra.
 A Bp. Honvéd a legutóbbi öt debreceni bajnokijából csupán egyet veszített el, ellenben hármat megnyert.
 Az olasz Davide Lanzafame a visszatérése óta három bajnokin két gólt szerzett. Mindent egybevetve a legutóbbi kilenc magyar bajnokiján hétszer talált a kapuba.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Brkovics, Mészáros N., Bobko — Filip, Tőzsér — Szakály , Holman (Mészáros K. ), Könyves, (Nagy Z. ) — Horváth (Castillion ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Völgyi, Szekulics · Vezetőedző: Leonel Pontes
Mindkét csapat számára közönség-vigasztaló feladatnak ígérkezett a keleti végek derbije, hiszen a tíz forduló után sereghajtóvá avanzsált diósgyőriek és a tabella nyolcadik helyén szerénykedő debreceniek sem ilyen őszi szereplésre számítottak. Az első félidő első fele kiegyenlített játékot hozott, ezután azonban ellenfele fölé kerekedett a Debrecen, amely jobban futballozott, mint a hazai csapat, s 10 perc alatt kétszer is betalált a vendéglátók kapujába. A Diósgyőr a félidőig nem tudott válaszolni a hajdúságiak találataira, így a szünetben Horváth Ferenc vezetőedző mindhárom cserelehetőségét kihasználta. Fordulás után nagy lendülettel folytatta a mérkőzést a hazai együttes, amely egy tizenegyesből hamar szépített, s ezt követően is lendületben maradt, ráadásul a DVSC megfogyatkozott, mivel Brkovicot a második sárga lapja után kiállította a játékvezető az 59. percben. A hajrához közeledve aztán alábbhagytak a DVTK-rohamok, miközben a vendégek emberhátrányban az eredmény megőrzésére törekedtek. Előbb azonban a hazaiak is megfogyatkoztak, majd a DVSC harmadik góljával végképp eldöntötte a mérkőzést.

 A DVSC-Teva mindössze másodszor nyert Leonel Pontessel a bajnokságban. Először vendégként.
 Több mint egy éve, 2015 augusztusában szerzett legutóbb a Loki három gólt idegenben (5. forduló, Budapest Honvéd–DVSC 3–3).
 Tőzsér Dániel több mint tíz év után szerzett ismét gólt a magyar élvonalban. 2006. április 9-én, a Ferencváros tagjaként lőtte az utolsót külföldre szerződése előtt.
 A Diósgyőri VTK továbbra is válságban van, a harmadik fordulóval kezdődően, kilenc mérkőzésen csupán két pontot szerzett.
 Horváth Ferenc együttese, hazai pályán, másodszor kapott három gólt az idényben. A Budapest Honvéd 3–0-ra verte meg.
 Novothny Soma a visszatérése óta mindkét hazai meccsén szerzett gólt.
 Mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Tamás Márk (87.), illetve Brkovics (59.) kiállítása miatt.</small>

Második kör 

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Szilvási, Mészáros N., Bobko — Filip, Tőzsér — Könyves (Vittek ), Holman (Mészáros K. ), Szakály  — Horváth (Castillion ) <div>  Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Már az első percektől magához ragadta a kezdeményezést a Debreceni VSC, helyzetet azonban nem tudott kialakítani. Nem úgy a Paks, amely jóformán a semmiből szerzett vezetést a 13. percben: a házi góllövőlistát vezető Bartha László kapott labdát üresen 17 méterre a kaputól középen, és az első fordulóhoz hasonlóan most is betalált a hajdúságiak kapujába (1–0). Pár perccel később Tőzsér Dániel lőtt remek szabadrúgást a tizenhatostól kissé jobbra, ám a Kemenes Szabolcsot helyettesítő Székely György védett. A szünetben változtatott a DVSC vezetőedzője, Leonel Pontes, pályára küldte az új szerzeményt, a 81-szeres szlovák válogatott Róbert Vitteket, aki nem sokat késlekedett, a 47. percben a középre lefejelt labdát a kapu közvetlen közeléből lőtte a hálóba (1–1). A gól inkább a Paksnak tett jót, a következő húsz percben Danilovicsnak folyamatosan volt védeni valója. Sokkal nagyobb tempóban zajlott a második játékrész az elsőnél. Mindkét vezetőedző elől változtatott, érezhető volt, hogy győzelemre játszanak a felek. A folytatásban, bár mindkét félnek volt nagy gólszerzési lehetősége, nem született gól, így az első fordulóhoz hasonlóan 1–1-es végeredménnyel ért véget a találkozó. A két csapat eddigi tizenegy paksi összecsapásából egyébként hat is döntetlennel zárult, ráadásul a Paks a Diósgyőr elleni bajnokit leszámítva eddig az összes hazai meccsén ikszet ért el.

 A két csapat az első fordulóban, Debrecenben is 1–1-re végzett egymással, s a paksi gólt akkor is Bartha László szerezte.
 A DVSC-Tevában góllal mutatkozott be a 81-szeres szlovák válogatott Róbert Vittek.
 A Paks hatodszor játszott döntetlent a bajnoki idényben, azaz minden második találkozóján egy pontot szerzett.
 Csertői Aurél együttese továbbra is veretlen hazai pályán.
 A Paks a legutóbbi hat, a Loki elleni mérkőzéséből egyet sem tudott megnyerni.
 A DVSC a szezonban eddig minden idegenbeli mérkőzésén szerzett gólt, igaz, ezekből csak kettőt tudott megnyerni.
 A Debrecen ezúttal elveszítette az első félidőt, pedig csak az első 45 percek alapján negyedik lenne a táblázaton. Szemben a tényleges hetedikkel.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics (Horváth ), Brkovics, Mészáros N., Bobko — Filip, Tőzsér — Könyves (Castillion ), Holman, Szakály  (Mészáros K. ) — Vittek <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Eseménytelen első félórát láthatott a közönség, helyzetek, sőt kapura lövés nélkül. Az utolsó negyedórában aztán megélénkült a játék, és előbb kimaradt egy debreceni ziccer, majd a végén Murka Benedek révén megszerezte a vezetést a listavezető. A második félidőt lendületesen kezdték a hazaiak, s ennek rövidesen eredménye is lett, hiszen néhány perc elteltével egyenlítettek. Hamar visszavette azonban a vezetést a Vasas, amely a folytatásban ugyan időnként beszorult a saját kapuja elé, de ellentámadásaival többször is veszélyes helyzetet alakított ki. A DVSC hiába játszott fölényben, a hajrában a legnagyobb lehetőségét is kihagyta, és így a szezonban már harmadik vereséget szenvedte el hazai pályán.

 A Vasas közel tizenhat év, 2000 novembere után győzött ismét bajnoki találkozón idegenben a DVSC ellen.
 A piros-kékek a legutóbbi hat idegenbeli bajnoki mérkőzésükön mindig kaptak egy gólt. A Videotont, a Ferencvárost és a Debrecent, a legutóbbi három bajnokot így is legyőzték.
 Michael Oenning legénysége a mostani előtt három találkozón nyeretlen maradt vendégként.
 A 19 éves Murka Benedek először játszott végig élvonalbeli bajnoki mérkőzést. Első góljával ünnepelte. Mahir Saglik a legutóbbi két fordulóban három gólt szerzett.
 Holman Dávid a tavaszi idény elején a Vasas elleni találkozón mutatkozott be a Lokiban. Szombaton a harmadik gólját érte el a 2016–2017-es bajnoki idényben (korábbi bajnoki találatait a 8. fordulóban az Újpest illetve a 11. fordulóban a Diósgyőr ellen szerezte).
 A DVSC-Teva ötödször játszott Leonel Pontes irányításával hazai bajnokit. A mérleg: egy győzelem, egy döntetlen, három vereség.
 Az elmúlt tíz teljes bajnoki szezonból mindössze kettőben szenvedett többször hazai vereséget a DVSC a mostani háromnál. Félre értés ne essék: nem az első 13 fordulóban, hanem a teljes idényben. Tavaly ősszel decemberben kapott ki harmadszor, a 2012–2013-as idényben pedig márciusban. Az összes többit kettő vagy egy vereséggel, illetve a 2011–2012-est veretlenül zárta pályaválasztóként.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Mészáros N., Brkovics, Bobko — Tőzsér, Filip — Mészáros K. (Horváth ), Holman (Nagy Z. ), Szakály  — Vittek (Szekulics ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus),  Szatmári, Takács, Völgyi · Vezetőedző: Leonel Pontes
Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a DVSC, és szűk negyedóra elteltével már két góllal vezetett. A folytatásban is a vendégcsapat irányított, illetve alakított ki helyzeteket, a szünet előtt nem sokkal azonban emberhátrányba került, mert Vad II. István játékvezető kiállította Tőzsér Dánielt, aki a pálya közepén hátulról rácsúszott Sallói Dániel bokájára. A második játékrészből még nem telt el tíz perc, amikor büntetőhöz jutott a Gyirmót, de Kiss Máté kihagyta. A hazai együttes igyekezett csökkenteni a hátrányát, ami a 71. percben sikerült is neki, majd továbbra is támadásban maradt, még azután is, hogy a második sárga lapját begyűjtő Présinger Ádámnak a 81. percben le kellett mennie a pályáról. A Debrecen a hajrában jobbára védekezett, csak egy-egy ellentámadást vezetett, de így is meg tudta őrizni előnyét.

 A Debreceni VSC vendégként kiválóan szerepel az elmúlt hetekben, a legutóbbi három találkozóján hét pontot szerzett az OTP Bank Ligában.
 Mindkét csapatból kiállított a játékvezető egy futballistát, a hazaiaktól Présingert (81.), a vendégektől Tőzsért (42.)
 A szlovák Róbert Vittek a második magyarországi idegenbeli bajnoki mérkőzésén a második gólját lőtte.
 Holman Dávid a negyedik bajnoki gólját szerezte az idényben. A Debreceni VSC öt győztes meccséből Holman hármon játszott, mindegyiken szerzett gólt.
 Madarász Márk az első gólját érte el az élvonalban. Ő a hatodik gyirmóti futballista, aki gólt szerzett az OTP Bank Ligában.
 A Gyirmót sorozatban harmadszor kapott ki a bajnokságban, ennél rosszabb sorozata eddig csak egyszer volt (négy vereség).
 A Loki tizenkilenc gólt szerzett eddig a bajnoki idényben, ezek közel egyharmadát, hatot a Gyirmót ellen.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics (Castillion ), Mészáros N. (Horváth ), Brkovics, Völgyi (Bobko ) — Filip, Szekulics — Mészáros K., Holman, Szakály  — Vittek <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Dzselmics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Többnyire mezőnyjátékot, néhány távoli lövést és helyzetek nélküli első félidőt láthatott a közönség. Az egyetlen komoly lehetőség a játékrész végén Holman előtt adódott, de a középpályás nyolc méterről a kapus kezébe gurította a labdát. A folytatásban a hazaiak már többet kezdeményeztek, de támadójátékukból hiányzott az elképzelés, így helyzetig továbbra sem jutottak. Az utolsó húsz percben gyakorlatilag a mezőkövesdiek térfelén folyt a játék, ám a debreceniek nem tudták gólra váltani mezőnyfölényüket.

 A Debrecen a legutóbbi öt hazai bajnoki mérkőzéséből csupán egyet nyert meg, hármon még gólt sem szerzett.
 A Loki bő egy év után játszott ismét gól nélküli hazai bajnokit. Tavaly október 31-én a Budapest Honvéd ellen végzett 0–0-ra.
 A DVSC az eddig megszerezhető 24 hazai pontból csupán kilencet gyűjtött be.
 A Debrecen harmadszor maradt szerzett gól, s ugyancsak harmadszor zárt kapott gól nélkül a bajnokságban. Amióta Leonel Pontes a vezetőedző, először nem kapott gólt bajnoki mérkőzésen a csapat.
 A Mezőkövesd immár négy forduló óta veretlen, ezt rajta kívül csak két csapat mondhatja el magáról, a Vasas és az Újpest. A legutóbbi 360 játékpercben Pintér Attila csapata gyűjtötte a legtöbb pontot, tízet.
 Az újonc kiegyensúlyozottan teljesít: tíz pontot szerzett eddig idegenben, s ugyancsak tízet otthon.
 A Mezőkövesd először úszta meg kapott gól nélkül a debreceni kirándulást, beleértve a bajnoki és a kupamérkőzéseket is.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Szatmári, Brkovics, Völgyi — Filip, Tőzsér  (Takács ) — Mészáros K. (Szakály ), Holman, Bobko (Dzselmics ) — Vittek <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szekulics, Nagy Z., Horváth · Vezetőedző: Leonel Pontes
Az első félidő elején a hazaiak birtokolták többet a labdát, de helyzetük nem volt. A tizedik perctől magára talált a DVSC, agresszíven támadta le ellenfelét, az MTK-nak így csupán erőtlen ellenakciókra futotta erejéből. Igazi ziccer egyik oldalon sem adódott, bár a Debrecen közelebb állt a gólszerzéshez. A szünetet követően az 58. percben büntetőhöz jutott az MTK, mert Danilovics kapus szabálytalankodott a csereként beállt Vogyicska Bálinttal szemben a tizenhatoson belül. A tizenegyest Kanta József értékesítette (1–0). A gól után mindkét oldalon több helyzet adódott, aztán a hajrában inkább a DVSC-nek voltak lehetőségei, de az egyenlítésre egészen a 95. percig várni kellett, akkor Holman Dávid szabadrúgása talált utat a hálóba (1–1).

 Ősszel már másodszor játszott egymással döntetlenre az MTK és a DVSC. Mindez azért (is) érdekes, mert az augusztusi előtt legutóbb 2010-ben „ikszeltek” bajnoki mérkőzésen.
 Megdöbbentő: az MTK a mostanit megelőzően 2013 decemberében játszott legutóbb pályaválasztóként úgy döntetlent a bajnokságban, hogy született gól a mérkőzésen.
 Teodoru Vaszilisz csapata négy megnyert hazai mérkőzés után játszott vesztett pályaválasztóként pontokat.
 Kanta József az idényben először szerzett bajnoki gólt. A rutinos irányító a mostanit megelőzően legutóbb 2014. április 12-én talált bajnoki mérkőzésen a DVSC kapujába.
 Holman Dávid az utóbbi hetek leggólerősebb debreceni játékosa. A legutóbbi hat fordulóban négy gólt is elért. A debreceniek legutóbbi nyolc bajnoki góljából négy a nevéhez fűződik.
 A Loki a legutóbbi négy idegenbeli bajnokiján veretlen maradt. Mind a négy meccsen egy gólt kapott.
 A Debreceni VSC otthon kilenc, idegenben tizenegy pontot szerzett eddig.</small>

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Szatmári, Brkovics, Völgyi (Horváth ) — Filip (Takács ), Tőzsér — Szakály  (Mészáros K. ), Holman, Bobko — Vittek <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Dzselmics, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A kezdés előtt a vasi klub vezetői 350. NB I-es mérkőzése alkalmából köszöntötték Halmosi Pétert, valamint a válogatottól visszavonult kapust, Király Gábort. Mindkét csapat lendületesen kezdett, a vendégeknek volt több helyzete, majd a félidő utolsó harmadában kiegyenlítettebb lett a játék. A szünetig nem esett gól. A fordulás után a Haladás egy szögletet követően, a holland Sjoerd Ars fejesével megszerezte a vezetést (1–0). A gól kissé megfogta a debrecenieket, akik azonban néhány perc után "magukhoz tértek", és sorra dolgozták ki a helyzeteket. A hajrához közeledve kapufát is lőttek a vendégek, a gól azonban nagy fölényük ellenére nem jött össze, így hazai sikerrel zárult a meccs. A Haladás fiatal kapusa, Gyurján több bravúrt is bemutatott az utolsó percekben.

Debreceni VSC: Verpecz — Nagy Z., Brkovics, Szatmári, Völgyi — Filip (Takács ), Tőzsér — Jovanovics (Dzselmics ), Holman, Szakály  (Horváth ) — Vittek <div> Fel nem használt cserék: Balogh (kapus), Ferenczi, Szekulics, Mészáros K. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Kevés helyzetet, kiegyenlített játékot láthatott a közönség az első félidőben. Egyik csapat sem vállalt kockázatot, mindkét együttes elsősorban a stabil védekezésre helyezte a hangsúlyt. A második játékrészben nagyobb sebességre kapcsolt a két gárda, és előbb a Videoton, majd a DVSC előtt is adódott egy-egy gólhelyzet, de mindkét lehetőség kimaradt. Nem sokkal később, a 61. percben azonban a vendégek Hadzsics találatával már megszerezték a vezetést (0–1). A debreceniek a folytatásban többször is közel álltak az egyenlítéshez, de a legnagyobb helyzetükből sem tudták bevenni a fehérváriak kapuját, így a szezonban hazai pályán elszenvedték negyedik vereségüket is.

 A DVSC már a negyedik hazai vereségét szenvedte el. Az elmúlt tíz teljes bajnoki szezonból mindössze kettőben, 2012–2013-ban és 2015–2016-ban szenvedett négy hazai vereséget a Debrecen. Nem az első 18 fordulóban, hanem a teljes idényben. Az összes többi idényben jobban zárt.
 A Loki a legutóbbi hat hazai bajnoki mérkőzéséből négyen nem tudott gólt szerezni.
 A debreceniek a legutóbbi négy fordulóban csupán két pontot gyűjtöttek. 2014 augusztusa óta nem szerepeltek ilyen rosszul egy ekkora periódusban.
 A Videoton a legutóbbi három, a DVSC elleni idegenbeli bajnokiját kivétel nélkül megnyerte.
 A székesfehérvári csapat három győzelem nélküli idegenbeli bajnoki után szerzett ismét három pontot.
 A Vidi legutóbbi tizennégy bajnoki góljából tizenegyet a nyár óta igazolt délszláv futballisták szereztek.
 Mindössze másodszor fordult elő a bajnoki idényben, hogy a Videoton két egymást követő teljes mérkőzésen kapott gól nélkül maradt.</small>

Debreceni VSC: Verpecz — Nagy Z. (Chuka ), Szatmári, Brkovics, Völgyi — Filip (Horváth ), Tőzsér — Jovanovics, Szekulics, Holman — Vittek (Takács ) <div> Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Ferenczi, Dzselmics, Mészáros K. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A nem túl nagy iramú első félidő közepén az Újpest ragadta magához a kezdeményezést, s több helyzetet is kialakított, gólt azonban nem tudott szerezni. A fordulást követően hamar vezetéshez jutott az Újpest, Verpecz nagy hibáját Andric használta ki (1–0). Hátrányban a Debrecen megpróbált többet támadni, de játékából hiányzott az átütőerő, így az Újpest viszonylag könnyedén hárította ezeket a kísérleteket. A hajrában a fővárosiak Bardhi révén növelték előnyüket (2–0), amivel gyakorlatilag el is döntötték a három pont sorsát. Balajcza Szabolcs, az Újpest kapusa így kapott gól nélkül ünnepelhette 350. bajnoki mérkőzését. A lila-fehérek ezt megelőzően legutóbb augusztus 13-án gyűjtötték be a három pontot házigazdaként.

 Az Újpest az utolsó tíz őszi fordulóban veretlen maradt, de mindössze két győzelmet aratott ebben az időszakban.
 A lila-fehérek augusztus 21. óta minden fordulóban szereztek gólt. Még egy csapat mondhatja el ugyanezt magáról: a Budapest Honvéd.
 Pályaválasztóként a lilák augusztus 13. óta először tudtak győzni.
 Enis Bardhi a hetedik, Nemanja Andrics a negyedik gólját szerezte a bajnoki szezonban. Az utolsó három őszi fordulóban csak ők szereztek gólt a lila-fehéreknél.
 A DVSC sorozatban harmadszor veszített a bajnokságban. Hasonlóra legutóbb 2012 őszén volt példa.
 Leonel Pontes 3–4–8-as (győzelem–döntetlen–vereség) mutatót ért el ősszel a Lokival. Ez 35,55 százalékos teljesítmény. Ez az utóbbi tíz év leggyengébb edzői teljesítménye a klubnál – Zdeněk Ščasný 23,08 százaléka után.
 Az Újpest, amely e győzelemmel visszatért a tabella felső felébe, négy ponttal és négy hellyel marad el 2015-ös őszi önmagától. A DVSC csak két hellyel, de nyolc ponttal gyengébb a 2015 őszi Lokinál.</small>

A Loki az utóbbi évtizedéhez méltatlan őszt produkált, különösen hazai pályán gyengélkedett. Kilenc mérkőzéséből csupán kettőt nyert meg. Leonel Pontessel eddig nagyon nem megy a csapatnak. A tél nagy változásokat hozott, Osváth Attilát kölcsönvette a klub a Vasastól, ugyancsak kölcsönbe érkezett Szok Hjondzsun, az FC Porto korábbi játékosa, míg a DVSC megvásárolta Frank Feltscher Martínezt, Haris Handzsicsot, Ivan Kelavát és Justin Mengolót. A távozók között van a korábbi csapatkapitány, Szakály Péter is. A Ferencváros, amely a Budapest Honvéd 2–1-es legyőzésével kezdte 2017-es tétmérkőzései sorát a Magyar Kupában, talán az OTP Bank Liga minden más csapatánál nagyobb változásokon esett át. Távozott Cristian Ramírez, Pintér Ádám, Busai Attila és Nagy Dominik, ellenben érkezett Botka Endre, Bognár István, Kleinheisler László és három külföldi, Julian Koch, Janek Sternberg és Amadou Moutari.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Mészáros N. , Brkovics, Ferenczi — Jovanovics, Filip, Szekulics, Feltscher (Szok ) — Holman (Kóródi ) — Handzsics (Chuka ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Nagy Z., Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
Mindkét csapat alaposan átalakult a téli szünetben, a kezdő sípszónál a Ferencváros csapatában volt több újonc, öt frissen szerződtetett mezőnyjátékos tartózkodott a pályán a zöld-fehéreknél. A játék iramára nem lehetett panasz, de érezhető volt, hogy még nem tökéletes az összhang a csapatokon belül, talán éppen ezért alakult ki kevesebb lehetőség a kapuk előtt. A második félidőben is kiegyenlített volt a játék, a debreceniek részéről Holman Dávid előtt adódott a legnagyobb lehetőség, míg a Fradi a hajrához közeledve vált aktívabbá a kapu előtt: Radó Andrásnak, Lovrencsics Gergőnek és Rjunak is volt ígéretes helyzete, majd a 89. percben Danilovics, a Loki kapusa védett hatalmasat. Az eredmény viszont nem változott, igazságos döntetlen lett a vége, amely azonban egyik félnek sem igazán jó.

 A két csapat nagyjából tizenegy hónappal ezelőtt, tavaly március 16-án, a Magyar Kupában játszott legutóbb gól nélküli döntetlent egymással.
 A DVSC hazai mérlege nem javult. A Loki a legutóbbi öt, pályaválasztóként játszott bajnokiján nyeretlen maradt. Ilyen rossz sorozata legutóbb 2002 tavaszán volt.
 Amióta Leonel Pontes a debreceniek edzője, a DVSC nyolc hazai bajnokiján mindössze négy gólt szerzett.
 A Loki a legutóbbi hat bajnoki találkozóján nem tudott győzni.
 A Ferencváros mérlege sem sokkal jobb: a legutóbbi hat bajnoki meccséből csupán egyet tudott megnyerni.
 Thomas Doll legénysége vendégként a legutóbbi hét bajnoki mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni.</small>

Marco Rossié az élvonal legjobb formában lévő csapata, ha eltekintünk a hosszú téli szünettől! A kispestiek – egyedüliként a mezőnyből – a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték (közben a Ferencvárostól kikaptak a Groupama Arénában Magyar Kupa-mérkőzésen, ám hátrányuk ledolgozható a március elsejei visszavágón), a legutóbbi öt bajnoki meccseket figyelembe véve egyedüliként veretlenek a mezőnyből. A Bozsik Stadionban október 15. óta nem veszítettek pontot. A kiesőjelöltek közé visszacsúszott, ám a címvédő Ferencváros ellen, hazai pályán, a tavaszi nyitányon pontot szerző DVSC szeptember 24. óta mindössze egy bajnoki meccsét, a Gyirmót ellenit nyerte meg. Idegenben a legutóbbi két találkozóját szerzett gól nélkül elveszítette a Haladás és az Újpest ellen.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Brkovics, Mészáros N., Ferenczi — Szekulics, Tőzsér , Jovanovics (Chuka ) — Feltscher (Szok ) — Holman (Filip ), Handzsics <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szilvási, Barna, Kóródi · Vezetőedző: Leonel Pontes
Az első félidőben jobbára a Honvéd akaratának megfelelően alakult a játék, ám igazán nagy gólhelyzetet a hazai csapat sem tudott kialakítani. A második játékrészben folyamatosan lett egyre nagyobb a hazaiak fölénye, a hajdúságiak csak elvétve jutottak el a Honvéd tizenhatosának előterébe. A DVSC kapusa, Danilovics több bravúros védést is bemutatott, ám a 85. percben Eppel Márton kísérleténél már ő is tehetetlen volt (1–0), így a kispestiek otthon tartották mindhárom pontot.

 A DVSC az első bajnoki cím megnyerése, 2005 óta először áll a tavaszi idényben kieső helyen.
 A csapat a legutóbbi hét bajnokiján nyeretlen maradt, e hét találkozón mindössze egy gólt szerzett (16. forduló: MTK–DVSC 1–1).
 Idegenben a legutóbbi három bajnokiját, szerzett gól nélkül elveszítette (17. forduló: Haladás–DVSC 1–0, 19. forduló: Újpest–DVSC 2–0, 21. forduló: Honvéd–DVSC 1–0).
 Marco Rossi együttese 2014 októbere óta veretlen a DVSC ellen, sőt, a legutóbbi négy találkozón, amelyből hármat megnyert, még gólt sem kapott (2015–16, 14. forduló: Honvéd–DVSC 0–0, 2015–16, 25. forduló: DVSC–Honvéd 0–3, 10. forduló: DVSC–Honvéd 0–1, 21. forduló: Honvéd–DVSC 1–0).
 A Bp. Honvéd sorozatban a nyolcadik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, ezek közül hetet, köztük a legutóbbi ötöt megnyerte.
 Október 15. óta a kispestiek minden hazai bajnokijukon nyertek.
 Eppel Márton a kilencedik gólját szerezte a bajnoki idényben, ezzel beérte a góllövőlista élén Marko Scsepovicsot. A Honvéd játékosa a legutóbbi öt fellépéséből négyszer gólt szerzett az OTP Bank Ligában.</small>

Diósgyőrben fontos változások történtek a Magyar Kupa-továbbjutás után, Horváth Ferenc vezetőedzőt menesztette a klub vezetősége, a következő két találkozón az egyesület korábbi játékosa, Vitelki Zoltán irányít majd. Vitelki a 2014–2015-ös idényben öt meccsen már dirigálta a csapatot, akkori mérlege négy győzelem és egy döntetlen volt. A Diósgyőr mind a két tavaszi bajnoki meccsét elveszítette, kikapott Mezőkövesden a helyi csapattól, majd ugyanott az MTK-tól, utóbbin már pályaválasztóként. Legutóbb győzött Debrecenben, de nem a Loki ellen, hanem a diósgyőri stadion bezárása utáni első „hazai” mérkőzésén, a Haladás ellen. A DVSC minden hazai mérkőzése előtt megállapítható: az elmúlt évekhez képest példátlanul gyenge az otthoni mérleg, eddigi tíz hazai mérkőzéséből csak kettőt nyert meg a csapat, szeptember 10., az Újpest elleni 2-1 óta öt mérkőzésen csupán két pontot gyűjtött, egyetlen szerzett góllal. A DVSC a legutóbbi öt bajnoki találkozóján egyetlen gólt sem ért el. A Diósgyőr 2008. november 8-án győzte le legutóbb a DVSC-t a cívisvárosban.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Brkovics, Mészáros N., Ferenczi — Filip, Tőzsér , Jovanovics (Szekulics ) — Feltscher (Könyves ) — Szok, Chuka (Barna ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Nagy Z., Handzsics · Vezetőedző: Leonel Pontes
A találkozó elejétől a hazaiak irányították a mérkőzést, ám kevés lehetőségüket az első félórában nem tudták gólra váltani. Aztán négy perc alatt váratlanul két távoli lövésből két gólt is szerzett Loki, a vendégek kapusa, Rados mindkét találatnál nagyot hibázott. Az első gólt a hazaiak a 30. percben szerezték, Szok passzolt Osváthhoz a pálya jobb szélén a kaputól 30 méterre, a debreceni hátvéd a labdával 10 métert haladt a labdával anélkül, hogy az ellenfél játékosai megzavarták volna, majd gondolt egyet és mielőtt még a büntetőterület közelébe ért volna, egy hatalmas erejű, ám kicsit lapos lövést eresztett el, a borsodiak kapusa az éppen előtte levágódó labdába még bele tudott ütni, azonban az a kapu felső sarkába vágódott (1–0). 4 perccel később, a 34. percben ismét hatalmas gólt szerzett az idén először piros mezben, piros nadrágban és fehér sportszárban játszó hazai együttes: Ferenczi a pálya bal szélén, nagyjából 30 méterre a kaputól, üresen állva kapott egy passzt a jobb oldalról, és senkitől sem zavartatva, 27 méterről hatalmas erejű, lapos, pattogós lövést eresztett el miután lekezelte a labdát, amely Radoson átpattanva a kapuban kötött ki (2–0). A 44. percben Danilovics a saját 16-osa sarkától rossz helyre rúgta ki a labdát, pont Elekhez, aki 35 méterről, kapásból rárúgta azt a kapujától messze kint tartózkodó hazai hálóőr felett, azonban a játékszer a kapu fölött szállt el. A félidő lefújása előtt, a 46. percben volt még egy távoli szabadrúgása a hazaiaknak, amelyet Tőzsér 33 méterről rálőtte a kapura, azonban Radilovics jó helyen állt és kiöklözte azt. Szünet után már a diósgyőriek is többet kezdeményeztek, így élvezetes második félidőt láthatott a közönség. Az 50. percben a vendégeknek volt egy látványos támadása, melynek végén Szarka 3 méterről, estében csukafejessel próbálta a hálóba továbbítani a labdát, azonban a kapufát találta el, melyről kifelé pattant a játékszer. Az 52. percben Ugrai 27 méterről szabadrúgást végezhetett el, a labdát megpróbálta rálőni kapura, azonban az célt tévesztett és a kapu mellett 1 méterrel hagyta el a játékteret. Az 58. percben Filip cselezgetett az ellenfél büntetőterületén belül, annak bal szélén, végül lepasszolta a játékszert a mellé időközben felzárkózó és üresen álló Ferencihez, aki azt 10 méterről egy tolás után rálőtte, azonban a rövid felsőbe tartó labdát Rados szép mozdulattal a kapu fölé tolta. 1 perccel később Szok 20 méterről, középről lövést eresztett el, de a borsodiak hálóőre ismételten jól helyezkedett és pont annyira tudott beleérni a nagy erejű lövésbe, hogy az a felső kapufáról kivágódjon, azonban Chuka visszaszerezte azt a diósgyőriektől, szép, rövid passzos játékkal eljutottak az ellenfél büntetőterületéhez, onnan Szok visszasarkallt Feltschernek, aki 24 méterről szintén hatalmas erejű lövést eresztett el, mely Szok hátán még egy kicsit irányt is változtatva a kapu jobb felső sarkában kötött ki (3–0). A mérkőzés hajrájában a vendégek még megpróbáltak szépíteni, előbb Fülöp, majd Novothny próbálkozott, azonban Danilovics minden próbálkozásukat hárította. A hazaiak teljesen megérdemelten tartották otthon a három bajnoki pontot.

 A Debreceni VSC október 29. óta először nyert bajnoki mérkőzést. Hét mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatot szakított meg.
 A Loki szeptember 24. óta először szerzett egy mérkőzésen három gólt a bajnokságban. Az ellenfél akkor is a Diósgyőr volt.
 Leonel Pontes együttese október 22. óta nyolc mérkőzésen összesen szerzett annyi gólt, mint most 90, de valójában 30 játékperc alatt.
 Az idény korábbi részében a DVSC pályaválasztóként csak egyszer, a Gyirmót ellen ért el legalább három gólt (3. forduló, DVSC–Gyirmót 4–0).
 A Diósgyőr, a helyszíntől függetlenül, a legutóbbi hat bajnoki mérkőzését kivétel nélkül elveszítette a szomszédvár ellen. A legutóbbi három alkalommal mindig három gólt kapott.
 A Diósgyőri VTK mind a három eddigi tavaszi bajnokiját elveszítette (Mezőkövesd–DVTK 3–0, DVTK–MTK 2–3, DVSC–DVTK 3–0). Ez mind a tizenegy riválisnál rosszabb mérleg.
 A Horváth Ferencet váltó Vitelki Zoltán először szenvedett (megbízott) vezetőedzőként vereséget az NB I-ben.</small>

Harmadik kör 

Melyik arcát mutatja Leonel Pontes csapata? Ez lehet a Nagyerdei Stadionban játszandó találkozó legfontosabb kérdése. A DVSC a múlt héten 3–0-ra megverte a Diósgyőrt, megszakítva hossz nyeretlenségi szériáját. Szeptember 10. óta először nyert otthon bajnoki találkozót! Ugyanakkor most nehezebb dolga lesz, mert az ellenfél a tavasz egyik legjobb formában lévő NB I-es csapata, október 22. óta mindössze egyszer kapott ki a bajnokságban. Vendégként a legutóbbi négy mérkőzéséből hármon szerzett pontot, közben nyert a Ferencváros és az MTK ellen is. Az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében járt már a Lokinál Debrecenben, akkor 1–1-es döntetlent ért el.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Brkovics, Mészáros N., Ferenczi — Jovanovics (Könyves ), Tőzsér , Filip (Holman ) — Feltscher — Szok, Chuka (Handzsics ) <div> Fel nem használt cserék: Kelava (kapus), Szatmári, Szekulics, Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
Hiába játszott mezőnyfölényben az első félidőben a hazai együttes, a paksiak jól szervezett védelmét gyakorlatilag egyszer sem sikerült feltörnie. A vendégek csak ritkán jutottak el a DVSC tizenhatosának környékére, a félidő végén azonban szabadrúgásból megszerezhették volna a vezetést, ám Danilovics hatalmas bravúrral kiütötte a felső sarokba tartó labdát. A második félidő annyi változást hozott az elsőhöz képest, hogy időnként a vendégek kijöttek a sündisznóállásból, el is jutottak a debreceniek 16-osának környékére. Ettől a Loki-szurkolók nem lettek boldogabbak, sőt, ahogy teltek a percek, egyre türelmetlenebbé vált a publikum. Nem hiába aggódtak a drukkerek, a 61. percben ugyanis jött a derült égből villámcsapás: Haraszti révén vezetéshez jutott a Paks (0–1). A gól után azonnal változtatott a DVSC edzője: bejött Holman és Handzsics, utóbbi első labdaérintésére egyenlíthetett volna, de közeli perdítése elkerülte a kaput. Pár perc múlva azonban már jött a válasz: Tőzsér szabadrúgásból védhetetlen gólt szerzett, kilőtte a bal felső sarkot (1–1). Nem sokáig örülhettünk, mert Kulcsár Dávid révén a 75. percben megint előnyhöz jutott a Paks: a védő egy kipattanó labdát fejelt közelről a hálóba (1–2), sőt Bartha egy szögeltet követően a kegyelemdöfést is megadta a Lokinak (1–3).

 A Debrecen ötödször kapott ki pályaválasztóként az idényben, ennél több hazai veresége csak a Gyirmótnak van.
 Egy nap híján egy év után kapott a DVSC ismét három gólt a Nagyerdőben, OTP Bank Liga-mérkőzésen. Akkor a Budapest Honvéd verte meg 3–0-ra.
 Leonel Pontes együttese a legutóbbi hét hazai bajnoki mérkőzésén mindössze öt pontot gyűjtött (1 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség).
 Tőzsér Dániel a második bajnoki gólját érte el az idényben, az elsőt még szeptemberben a Diósgyőrnek lőtte.
 A Paks a legutóbbi hat bajnoki találkozóján 16 pontot szerzett. Előtte 17 mérkőzésen tizenhetet.
 Csertői Aurél együttese a 2016–2017-es bajnoki idényben másodszor szerzett vendégként három gólt, szeptemberben Mezőkövesden is 3–1-re nyert.
 Haraszti Zsolt és Kulcsár Dávid egyaránt a második, Bartha László a hatodik gólját szerezte a bajnoki idényben.</small>

A Vasas ezúttal ott fogadja ellenfelét, ahol a hét közben vendégként nyert a Magyar Kupa negyeddöntőjében – Újpesten. A piros-kékek tavasszal eddig csak a Mezőkövesd ellen nyertek bajnoki mérkőzést, a két csapat legutóbbi, debreceni mérkőzése óta játszott tíz találkozójukból mindössze kettőt nyertek meg. Amióta elköltöztek a Fáy utcából, albérletben, pályaválasztóként csupán egyszer győztek. A DVSC az idény hátralévő fordulóiban a kiesés ellen harcol, három pont az előnye a Diósgyőrrel szemben, s kettő a hátránya az MTK mögött. (Az utolsó Gyirmótot nyolc ponttal előzi meg.) A Loki vendégként júliusban 3-1-re kikapott a Vasastól (még az Illovszky Rudolf Stadionban), egyébként a legutóbbi három idegenbeli bajnokiját szerzett gól nélkül elveszítette.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Mészáros N., Szatmári, Ferenczi — Jovanovics, Filip, Tőzsér , Holman (Könyves ) — Feltscher (Szekulics ), Szok (Handzsics ) <div> Fel nem használt cserék: Kelava (kapus), Chuka, Nagy Z., Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
A 26. percben Feltscher a Vasas kapujától 25 méterre passzolt balra Tőzsérnek, aki egy tolás után hatalmas erejű lapos lövést eresztett el kapu ellentétes oldalára, mely az elvetődő Nagy mellett a kapufáról bepattanva a kapuban kötött ki (0–1). Kettőre növelte előnyét a Loki, a 43. percben Szok jobb oldali beadását a menteni igyekvő Burmeister a saját kapujába vágta, öngól (0–2). Még az 1. félidő utolsó percében büntetőhöz jutott a Vasas, Risztevszki kapott egy indítást a 16-oson belül, de Szatmári felszabadító becsúszását szabálytalannak ítélte meg Pintér játékvezető, a tizenegyest Ádám Martin a balra vetődő Danilovics mellett félmagasan a kapu jobb oldalába helyezte (1–2). A 77. percben kiegyenlített a hazai csapat, a jobb oldalról elvégzett szögletrúgás után a labda Vaskó felé kanyarodott, aki 7 méterről felugorva bebólintotta azt a vetődő Danilovics mellett (2–2). A 83. percben ismét megszerezték a vezetést a debreceniek, Könyves kapott egy indítást a Vasas térfelének közepén bal szélen, majd becselezte magát egészen a büntetőterületen belülre, annak is a jobb szélére, ám 15 méterről a kapu bal oldala felé engedett el egy közepesen erős lövést, ami meglepte a Vasas kapusát is, így hiába vetődött rá, az a kapuban kötött ki, ezzel Könyves megszerezte élete első NB I-es gólját és egyúttal a vendégeknek a vezetést, egyúttal a győzelmet is (2–3).

 A DVSC október 29. óta először nyert idegenben bajnoki mérkőzést, akkor Gyirmóton győztek 2–1 arányban.
 A Loki Budapesten több mint másfél év után győzött ismét, 2015. szeptember 19-én is a Vasast győzte le 1–0 arányban.
 Könyves Norbert korábbi csapata ellen ért el látványos győztes gólt.
 Tőzsér Dániel sorozatban a második mérkőzésén segítette góllal a Lokit.
 A DVSC 2015 augusztusa óta először szerzett három gólt bajnoki mérkőzésen a fővárosban, akkor a 3. fordulóban 3–3-ra végzett a Bp. Honvéd ellen.
 A Vasas tavasszal eddig egyetlen bajnoki mérkőzését tudta megnyerni, a legutóbbi három fordulóban pont nélkül maradt. Utóbbiból részben következik: a legutóbbi három forduló alapján a mezőny a leggyengébb teljesítményt nyújtó csapata.
 A Fáy utca „elhagyása” óta a piros-kékek öt mérkőzésen tíz pontot veszítettek pályaválasztóként.
 A Vasas egyaránt 3–2-re veszítette el a legutóbbi két hazai meccsét. A legutóbbi öt hazai bajnokijából négyen is legalább két gólt szerzett, de csupán öt pontot gyűjtött.
 Ádám Martin a hetedik gólját szerezte a 2016–2017-es idényben, de az elsőt tavasszal. Kétszer játszott a DVSC ellen, mindkétszer szerzett gólt.
 Vaskó Tamás ugyancsak DVSC-specialista az idényben, két meccsen három gólt ért el a Loki ellen.</small>

A DVSC a legutóbbi három fordulóban kétszer is nyert, a tavaszi eredményei alapján hatodik lenne. Hazai pályán ugyanakkor szeptember 10. óta mindössze egyszer tudott győzni, március 4-én, a Diósgyőr ellen. A legutóbbi hét mérkőzésén öt pontot szerzett a Nagyerdőben. A Gyirmótnál kevesebbszer csak a Videoton és a Paks kapott ki eddig tavasszal, ugyanakkor Urbányi István együttese mindössze egyszer, a legutóbbi fordulóban, az MTK ellen tudott nyerni. Idegenben tavasszal eddig mindkét meccsén, a Vasas és a Mezőkövesd ellen is 1–1-es döntetlent játszott. Első, július végi debreceni fellépésén 4–0-ra kikapott a Lokitól.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth (Könyves ), Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Jovanovics, Filip, Tőzsér , Holman — Feltscher (Handzsics ), Szok (Szekulics ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Chuka, Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
A kiesés elől menekülő két csapat találkozóját meglepetésre a vendégek kezdték jobban, és a 8. percben már a vezetést is megszerezték: a bal oldali szögletrúgásból becsavarodó labda az ötméteres terület másik oldalán csapódott le, Simon András védője, Osváth Attila fölé emelkedett egy fejjel és a hazaiak kapusa fölött a kapuba esett a játékszer (0–1). A gyirmótiak a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai együttesnek, sőt több veszélyes ellentámadást is vezettek. A debreceniek legnagyobb helyzete, ami kaput is talált, Holman Dávid 36. percben elvégzett szabadrúgása volt, amelyet jobbal a kapura csavart, ám a vendége hálóőre, Nagy Sándor hatástalanította azt. A 38. percben: Mészáros szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, egyből fejjel Brkovicshoz továbbított, aki szintén fejjel Szokhoz passzolt, aki szintén fejjel indította Feltschert a jobb szélen, aki egy pattanás után laposan lőtt kapura a 16-os vonal jobb széléről, ám a labda centikkel elkerülte a vendégek kapuját. A piros-fehéreknek volt egy nagy helyzetük a szünet előtt egy perccel, melynek valóságos tűzijáték lett a vége, ám minden próbálkozást hárítottak a sárga mezesek, végül Tőzsér Dániel megpattanó, de még így is kapura tartó lövését megfogta a vendégek kapusa. Már a félidő hosszabbításában ugyan, de megismétlődött az iménti jelenet, most Tőzsér sokkal szabadabban lőhetett kapura 19 méterről és középről, ám a labda pont középre tartott, így azt a gyirmótiak hálóőre könnyedén hárította azt. A második félidőben átvette az irányítást a DVSC, mindjárt a 47. percben gyönyörű akciót dolgoztak ki a debreceniek: a felállt védelemmel szemben Ferenczi–Könyves–Ferenczi háromszögelés után Ferenczi bal szélről, egészen az alapvonalról lőtte be középre a labdát, amely a kapusról a közben a büntetőpontra befutó Könyveshez vágódott ki, aki egyből rá is lőtte azt, ám a labda útjában álló védőről lepattant éppen az 5-ös terület jobb sarkánál várakozó Feltscherhez, aki sarokkal lekezelte a magas labdát és mielőtt lepattanhatott volna, azonnal kapura is lőtte, ám egy védő ismét útjában állt, így kimaradt a helyzet. Ha ez bement volna, a forduló szépségdíjas találatai között lett volna. A 61. percben kiegyenlített a Loki: szabadrúgást követően a félmagasan beívelt labdára Brkovics robban be a leggyorsabban és fejjel az ellenfél kapusának és egy védő lába között, a földre pattintva a hálóba továbbította (1–1). A 63. percben Szok 17 méteres lövését oldalra vetődve hárította Nagy Sándor. Három perccel később már vezethetett is volna a Debrecen: a frissen beállt Handzsics bal szélről ívelt be középre, pont Holman fejére, aki 4 méterről a kapus mellett szerette volna a labdát a földre pattintva befejelni, azonban az a kapus és a kapufa együttes segítségével mégsem landolt a hálóban. A hazaiak a 66. percben emberhátrányba kerültek: éppen a gólszerző kapta meg második sárga lapját, mivel Novák Csanád egyedül tört a hazaiak kapujára, akit még éppen a 16-os vonal előtt, ám csak szabálytalanul tudott szerelni, ezzel megkapta második sárga lapos figyelmeztetését, ami automatikusan kiállítást vont maga után, el kellett hagynia a játékteret. A 68. percben kétszer is kapura tudtak lőni a vendégek, ám mindkét lövést hárította Danilovics. A 75. percben talán a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyták ki a gyirmótiak: Madarász alapvonalról középre belőtt labdája megtalálta a kaputól 3 méterre álló Novák Csanádot, aki lábbal az elvetődő kapus mellett juttatta volna azt a hálóba, azonban Jovanovics sarokkal, a gólvonal előtt centikkel még ki tudta kaparni. Még ugyanebben a percben volt Antonovnak egy 18 méteres kapura tartó gyönyörű lövése, ám Danilovics jól helyezkedett és kiütötte a labdát éppen Novák elé, aki azonban a védőkhöz passzolta a játékszert, így ez a helyzet is kimaradt. A debreceniek azonban tovább támadtak, a 80. percben Tőzsér indította középen Handzsicsot, aki átlépte a labdát, így az Holmanhoz került, aki gyönyörű sarkazással ismét játékba hozta Handzsicsot, aki az elé perdült labdát 7 méterről egy érintésből kapura küldte, ám hiába nem jött ki a kapus, így is kimaradt a helyzet, mivel kevésbé volt helyezve a játékszer és sikerült rávetődnie. Egyre több támadást dolgoztak ki a hazaiak: a 90. percben ismét Handzsicstól indult a támadás, aki az ellenfél tizenhatosa környékén Holmanhoz passzolta volna be a labdát, azonban egy védő megelőzte a debreceniek csatárát, ám a játékszer így is a hazaiaknál maradt, pont Ferenczihez pattant, aki megindult vele az alapvonal irányába, majd röviden bepasszolta az addigra az ötös terület sarkához befutó Handzsicshoz, aki egy érintésből a mozdulni sem tudó kapus mellett a kapu mellé passzolta azt. A hosszabbításban már mindent egy lapra feltéve támadtak a hajdúságiak: a 91. percben Tőzsér középről kipasszolt Ferenczihez a bal szélre, aki jobb lábbal egyből becsavart középre és az érkező Mészáros Norbert 10 méterről, fejjel megcsúsztatva megszerezte csapata második, egyben három pontot érő találatát a debrecenieknek (2–1).

 A Debreceni VSC a legutóbbi négy bajnoki meccséből hármat megnyert: Diósgyőr 3–0 (22. forduló, otthon); Vasas 3–2 (24. forduló, idegenben); Gyirmót: 2–1 (25. forduló, otthon). Ilyenre tavaly április óta nem volt példa, akkor: Paks 1–0 (27. forduló, idegenben); Újpest 1–0 (30. forduló, otthon); Diósgyőr 3–1 (32. forduló, otthon).
 A Loki tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, miután négy perccel a egyenlítő gólja után 5 perccel Brkovics megkapta a második sárga lapját.
 Dusan Brkovics 2015. december 2. óta először szerzett bajnoki gólt. Így már biztosan nem múlik el a negyedik magyarországi idénye sem szerzett gól nélkül.
 Az utolsó pillanatokban emberhátrányban a kapuba találó Mészáros Norbert 2013. május 17. óta először szerzett bajnoki gólt. Az új Nagyerdei stadionban ez volt az első bajnoki gólja!
 Simon András egymást követő második bajnoki meccsén szerzett gólt. Erre a Gyirmót élvonalbeli történetében még senki nem volt képes! 
 A Gyirmót 2017-ben először veszített idegenbeli bajnoki mérkőzésen. Azon a két meccsen, amelyen két gólt kapott.
 Az újonc sorozatban az ötödik bajnoki mérkőzésén szerzett gólt, ez nagy javulás az őszhöz képest, amikor kettő volt a rekord.</small>

Huszonhat óra alatt két élvonalbeli mérkőzést is rendeznek a mezőkövesdi pályán, Tomiszlav Szivics legénysége szerdán a jó formába lendült DVSC-t fogadja. A sárga-kékek tavasszal ugyan győzelemmel kezdtek otthonukban a Diósgyőr ellen, de azóta kikaptak a Vasastól és csak döntetlent játszottak a Gyirmót ellen. Egy újabb vereség azt jelentené, hogy az ősszel története legjobb élvonalbeli félévét produkáló újonc a DVSC mögé kerül a tabellán. Leonel Pontes együttese a legutóbbi négy mérkőzéséből hármat megnyert, ráadásul augusztusban, még Herczeg András irányításával, győzött idegenben a Mezőkövesd ellen. Mindazonáltal az idegenbeli mérlege nem túl jó, de legutóbb 3–2-re legyőzte a Vasast, első győzelmét aratva vendégként október vége óta.

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics (Osváth ), Szatmári, Mészáros N., Ferenczi — Szekulics (Handzsics ), Filip, Tőzsér  — Feltscher (Könyves ), Szok, Holman <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Chuka, Nagy Z., Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
Ellenfelénél sokkal elszántabban kezdett a Mezőkövesd, Veselinovic első gólját ugyan les miatt még érvénytelenítették, de a másodikat már szabályos körülmények között szerezte. A korai vezetés hatására a hazaiak kissé visszaálltak, a vendégek pedig a szorításból kiszabadulva távoli lövésekkel próbálkoztak – sikertelenül. Komolyabb debreceni helyzetre a 35. percig kellett várni, de Tujvel a helyén volt. Az első játékrész pedig a másik kapus, Danilovic bravúrjával ért véget. A folytatás kiegyenlített küzdelmet hozott, mindkét csapat előtt egy-egy lehetőség adódott, de gól egyikből sem született, mert a kapusok védtek. Az utolsó húsz percre feljebb tolta védekezését a Debrecen az egyenlítés érdekében, a nyíltabb játék azonban visszaütött, ugyanis a csereként beállt Baracskai megduplázta a hazaiak előnyét. A hajdúságiak ugyan gyorsan szépítettek Tőzsér megpattanó szabadrúgásából, de egyenlíteniük már nem sikerült.

 A DVSC két megnyert mérkőzés után kapott ki ismét.
 A Loki sorozatban az ötödik fordulóban is szerzett gólt, ilyenre csak a bajnokság legelején volt példa.
 Tőzsér Dániel a legutóbbi négy fordulóból háromban is a kapuba talált.
 A DVSC a legutóbbi öt idegenbeli bajnokijából négyet elveszített, csak a Vasas ellen nyert.
 A Mezőkövesd eddig csak a kelet-magyarországi riválisok ellen tud bajnokit nyerni 2017-ben, a Diósgyőr után a Debrecent győzte le.
 A Mezőkövesd élvonalbeli történetében először nyert bajnoki mérkőzést a DVSC ellen.
 A szerb Lazar Veszelinovics az első gólját szerezte a magyar élvonalban.
 Baracskai Roland pedig már a második gólját, mindkettőt csereként beállva.

Két 30 pontos, a kiesés elől menekülő csapat találkozik a Nagyerdei stadionban. A DVSC őszi hazai mérlege a legrosszabb volt az elmúlt tíz évben, Leonel Pontessel különösen sokat botladozott a csapat. A tavasz hozott némi előrelépést, négy mérkőzésen hét pontot gyűjtött a Loki, de ez még mindig nem idézi a régi időket. Az MTK vendégként idén a Mezőkövesden a Diósgyőr ellen aratott győzelmével lezárt egy 2015 ősze óta tartó nyeretlenségi sorozatot, azon kívül csak egy meccset játszott eddig vendégként, kikapott Gyirmóton. Az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében a két csapat mindkét eddigi egymás elleni mérkőzése 1–1-re végződött. Az MTK 2012 novemberében győzte legutóbb le a Lokit a cívisvárosban, 2–0-ra, Kanta találatával és Korhut öngóljával.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Szatmári, Brkovics, Ferenczi — Filip, Tőzsér  — Jovanovics (Mengolo ), Holman (Feltscher ), Könyves — Szok (Handzsics ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Mészáros N., Szekulics, Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
Eseménytelen első félidőt láthatott a közönség, gyakorlatilag egyetlen gólhelyzetet sem tudtak kialakítani a csapatok. A debreceniek néhány távoli lövéssel próbálkoztak ugyan, de csupán egy kísérletük találta el a vendégek kapuját, míg az MTK még a kapura lövésig sem jutott el. A második félidő sem hozott nagy változást, rengeteg technikai hiba, rossz átadás jellemezte a mérkőzést. Az utolsó tíz percben a hazaiak beszorították az MTK-t, és Brkovics akár a győztes gólt is megszerezhette volna, ám fejese a kapufáról kifelé pattant.

 A két csapat legutóbbi három egymás elleni bajnokija kivétel nélkül döntetlent hozott. Előtte a DVSC javára büntetőkkel eldőlt 2012-es Magyar Kupa-döntő óta nem „remiztek”.
 A DVSC az eddigi 14 hazai meccséből csupán négyet nyert meg az idényben.
 A Loki hatodszor maradt szerzett gól, s negyedszer kapott gól nélkül pályaválasztóként az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében.
 Leonel Pontes együttese a szombati előtt öt mérkőzésen tíz gólt szerzett.
 Tavasszal eddig a DVSC és az MTK is tizenegy pontot szerzett.
 A kék-fehérek a legutóbbi öt mérkőzésükből négyen nem kaptak gólt.
 Az MTK idegenben továbbra is egyetlen győzelemmel áll az idényben. A hátralévő fordulókban még Újpestre, Kispestre és Paksra megy.

A DVSC a legutóbbi öt fordulóban két győzelmet aratott, hazai pályán a legutóbbi meccséből ugyancsak kettőn szerzett három pontot. Mindkétszer idén. Egy héttel ezelőtt, az MTK elleni 0–0 egy viszonylag jó sorozatot zárt le: előtte három, pályaválasztóként játszott bajnokin összesen hat gólt szerzett. A Haladás a legutóbbi öt fordulóban tíz pontot szerzett, a múlt héten, a Diósgyőr elleni győzelemmel megelőzte a tabellán a Ferencvárost. Idén eddig négy meccset játszott vendégként az OTP Bank Ligában, s csupán a Groupama Arénában, a Ferencvárostól kapott ki. A 2016–2017-es idényben játszott már egyszer Debrecenben a Loki ellen, David Williams góljával 1–0-ra nyert.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Szatmári (Mészáros N. ), Brkovics, Ferenczi — Jovanovics, Filip, Tőzsér , Holman (Szok ) — Könyves, Handzsics (Szekulics ) <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Mengolo, Feltscher, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A Debrecen nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, érezhető volt, hogy számára nagy a tétje az összecsapásnak a bennmaradásért vívott küzdelemben. A hajdúságiak fölénye bő negyedóra alatt góllá érett. A hazaiak a vezető találatuk megszerzése után sem vettek vissza a tempóból, ennek ellenére a szombathelyiek jószerivel első lehetőségükből váratlanul egyenlítettek. A vendégek öröme nem tartott sokáig, a Debrecen egy percen belül ismét előnybe került, amit tíz perc múlva Holman a második góljával meg is duplázott. A folytatásban már óvatosabban futballozott a Debrecen, ezáltal nem játszott annyira alárendelt szerepet a Haladás, de utóbbi akcióiban továbbra is sok volt a hiba, így a hazai kapusnak, Danilovicnak alig akadt dolga. A negyedik debreceni gól pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát. Helyzet ugyan adódott mindkét csapat előtt a hátralévő időben, a Haladás szépített is, de a Debrecen így is megérdemelten aratott magabiztos győzelmet.

 A DVSC július 31. óta először szerzett hazai bajnoki mérkőzésen négy gólt, akkor a 3. fordulóban hazai pályán 4–0-ra verték a Gyirmót együttesét.
 Leonel Pontes csapata a legutóbbi három hazai mérkőzésén hét pontot szerzett, ilyen jó sorozata nem volt még a mostani szezonban (22. forduló: Diósgyőr 3–0; 25. forduló: Gyirmót 2–1; és 28. forduló: Haladás 4–2).
 Ebben a hónapban már másodszor nyert a DVSC annak ellenére, hogy két gólt is kapott, április elsején 3–2-re verte a Vasast idegenben.
 Harisz Handzsics az első gólját szerezte a magyar bajnokságban.
 Könyves Norbert a második gólját érte el a bajnoki idényben, mindkettőt áprilisban (betalált a 24. fordulóban a Vasas ellen is).
 Holman Dávid immár hét gólnál jár az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében, de tavasszal először (majd másodszor) volt eredményes. Élvonalbeli pályafutása során először szerzett egy mérkőzésen két gólt.
 David Williams tavasszal már az ötödik gólját érte el, a legutóbbi négy olyan bajnokin, amelyen a Haladás a kapuba talált, az ausztrál is a góllövők között volt.
 A tizennyolc éves Tóth Máté az első gólját lőtte az NB I-ben.
 A Haladás másodszor kapott ki 2017 tavaszán vendégként a bajnokságban. 2015. május 2. óta először kapott négy gólt bajnoki mérkőzésen.

A Videoton a legutóbbi két hazai meccsén rontott kiváló hazai mérlegén, a Vasas és a Mezőkövesd ellen elveszített öt pontot. Henning Berg együttese a legutóbbi öt fordulóban csupán hat pontot gyűjtött be a megszerezhető tizenkilencből. A kiesés elkerüléséért küzdő DVSC hazai pályán javult, de, annak ellenére, hogy a Vasast legyőzte, idegenben gyengén teljesít, a legutóbbi öt bajnoki meccséből négyet elveszített. Az utóbbi időszakban a két csapat egymás elleni párharca egyértelmű Videoton-fölényt mutat. A DVSC bajnoki találkozón legutóbb 2014 októberében nyert a székesfehérváriak vendégeként.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Jovanovics (Feltscher , (Szok ), Filip, Tőzsér  — Könyves (Mengolo ), Holman, Handzsics <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szekulics, Nagy Z., Barna · Vezetőedző: Leonel Pontes
Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Videoton, Mészáros öngóljával a vezetést is megszerezte (1–0). Később is a hazaiak támadtak, Pátkai révén üres kapus helyzetet is kihagytak. Nem sokkal később büntetett a Debrecen: Könyves lőtt nagy gólt húsz méterről (1–1). A második félidő elején nagy erőket mozgósítottak a székesfehérváriak a vezetés megszerzéséért, Scsepovics góljával ismét előnybe kerültek (2–1). A folytatásban lüktetőbbé vált a játék, mindkét együttes folyamatosan veszélyeztette a másik kapuját. Hadzsics találatával úgy tűnt, eldől a meccs a hazaiak javára (3–1), de Handzsics szinte azonnal válaszolni tudott (3–2). A mérkőzés hajrájában a DVSC mindent megtett az egyenlítésért, de nem sikerült újabb gólt elérnie.

 A Videoton sorozatban a hetedik alkalommal nyert bajnoki mérkőzést a Debrecen ellen.
 Henning Berg együttese pályaválasztóként egy vereség és egy döntetlen után győzött ismét. Három gólt március 4. óta először szerzett.
 Az elmúlt két hónapban háromszor is segítette öngól a Videotont, de most először hozott a találat győzelmet a székesfehérváriaknak.
 A tizenkét gólos Marko Scsepovics beérte a góllövőlista élén Eppel Mártont.
 Anel Hadžić a negyedik góljánál tart. December elején, a két csapat debreceni találkozóján is ő szerezte a győztes gólt.
 Harisz Handzsics és Könyves Norbert a DVSC legutóbbi két mérkőzésén egyaránt gólt szerzett.
 Leonel Pontes ismét az egyik kiesőhelyre visszacsúszott csapata a legutóbbi hat idegenbeli mérkőzésén mindössze három pontot szerzett.

A DVSC-nek minden pontra szüksége van, egyelőre kiesőhelyen áll, igaz, tizenegyedikként mindössze egy ponttal áll a nyolcadik Mezőkövesd mögött. A Loki a legutóbbi négy fordulóban négy pontot szerzett, ugyanakkor jobb a mérlege pályaválasztóként, idén csak a Pakstól kapott ki. A legutóbbi három hazai meccsén hét pontot gyűjtött. Az Újpest az utolsó percben kapott góllal kikapott az előző fordulóban otthon az MTK-tól, lezárva négy mérkőzésből álló veretlenségi sorozatát. Vendégként a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert, a legutóbbi kettőn egyaránt három gólt szerzett. Idén még nem játszott egymással a két csapat, 2016-ban a DVSC mindkét meccset megnyerte a Nagyerdőben (1–0, 2–1).

Debreceni VSC: Danilovics — Ferenczi, Brkovics, Szatmári, Osváth — Filip, Tőzsér  — Feltscher (Mengolo ), Holman, Könyves (Jovanovics ) — Handzsics (Szok ) <div> Fel nem használt cserék: Kelava (kapus), Chuka, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Lüktető játékkal indult a meccs, mindkét kapu előtt adódtak ígéretes lehetőségek (főleg szélről belőtt labdák után), de igazán nagy helyzet nem alakult ki egy ideig. 20 perc után jött az első igazán veszélyes próbálkozás, ám Diarra 20 méteres lövését a léc alól ütötte ki Danilovics. Nem sokkal később a túloldalon Handzic előbb Banaiba fejelt, majd közelről a léc fölé helyezett. Balázs kerülhetett volna ziccerbe a másik oldalon, de nagy helyzetben rálépett a labdára, így nem esett gól 45 perc elteltével. A második félidőt a Loki kezdte aktívabban, igaz, a vezetést az Újpest szerezhette volna meg Andrics helyzete után, ám Danilovics mentett – ahogy nem sokkal később a szerb támadó átlövése után is. A DVSC Holman révén kerülhetett volna előnybe, ám éles szögből leadott lövését fogta Banai. A félidő közepén aztán megfogyatkozott a hazai együttes, Filip megkapta második sárgalapos figyelmeztetését, így el kellett hagynia a játékteret. A Loki 10 emberrel sem volt veszélytelen, míg az Újpest Balogh révén dönthetett volna, aki azonban az oldalhálóba lőtt. Bő tíz perccel a vége előtt aztán vezetést szerzett a hazai csapat: a meccs egyik legjobbja, Heris szerencsétlenül ért bele egy labdába, és a fejéről az újpesti kapuba hullott a labda (1–0). A lilák csak egy meg nem adott gólig jutottak, így a DVSC értékes 3 pontot szerzett emberhátrányban.

 A DVSC emberhátrányban játszott a második félidő második felében, Filip kiállítása miatt (67. perc). A Loki nem először nyert emberhátrányban a mostani bajnokságban: 4 .forduló: Mezőkövesd–DVSC 0–1 és 25. forduló: DVSC–Gyirmót 2–1.
 A debrecenieket a 2016–2017-es idényben (és tavasszal) másodszor segítette győzelemhez öngól. Április elsején a Vasasból Burmeister talált a saját kapujába. Jonathan Herisnek ez volt a második öngólja az NB I-ben, 2015. augusztus 8-án a Puskás Akadémia ellen lőtte az elsőt.
 Leonel Pontes együttese a legutóbbi négy hazai mérkőzésén tíz pontot szerzett: 25. ford.: Gyirmót 2–1, 27. ford.: MTK 0–0, 28. ford.: Haladás 4–2, 30. ford.: Újpest 1–0.
 A lila-fehérek szeptember 17. óta először kaptak ki a bajnokságban két egymást követő mérkőzésen. Akkor is a debreceni vereség volt a kettőből az egyik.
 Vendégként először maradt szerzett gól nélkül az Újpest az OTP Bank Liga 2016–2017-es idényében.
 Harmadszor kapott ki idegenben Nebojsa Vignjevics együttese a tavaszi bajnoki idényben.

A Ferencváros kitűnő sorozatban van, a legutóbbi három bajnoki mérkőzését úgy nyerte meg, hogy mindegyiken három gólt szerzett. Hazai pályán ugyanakkor a legutóbbi hat bajnoki meccséből csak kettőn, a Haladás és a Mezőkövesd ellenin győzött, egyaránt 3–1-re. Maradva a 3–1-nél: ezzel az eredménnyel győzte le ősszel a Groupama Arénában a DVSC-t is. A Loki az elmúlt hetekben javított pozícióján, de elsősorban a hazai pályán megszerzett pontoknak köszönhetően. Idegenben október vége óta csak a Vasas ellen nyert, a legutóbbi hat, vendégként játszott mérkőzéséből ötöt elveszített. A mostani alkalmon kívül még egyszer megy idegenben a szezonban, a Diósgyőr ellen játszik majd.

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Szatmári, Brkovics, Ferenczi — Tőzsér , Jovanovics — Feltscher (Mengolo ), Holman (Szok ), Könyves (Szekulics ) — Handzsics <div> Fel nem használt cserék: Kelava (kapus), Mészáros N., Chuka, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A Ferencváros futballozott fölényben az első félidőben, de a Debrecen is felvállalta a támadásokat. A legnagyobb helyzetet is a vendégcsapat alakította ki, ám Lovrencsics hatalmasat mentett a gólvonalon. A második játékrészben hasonlóképpen produkáltak a gárdák, mindkét oldalon több helyzet is kialakult, a támadók azonban minden lehetőséget elpuskáztak ezen az estén.

 A Ferencváros 2016 eleje óta mindössze másodszor nem szerzett gólt hazai bajnoki mérkőzésén. Az első alkalom az idei február 25-i, a Videoton elleni 0–0 volt.
 Thomas Doll együttese mindössze kettőt nyert meg a legutóbbi hét bajnoki meccséből a Groupama Arénában. A Bp. Honvéd 21, a Fradi tíz pontot szerzett a legutóbbi hét hazai bajnokiján, ez a különbség nagyobb, mint a táblázaton ténylegesen meglévő tíz.
 A zöld-fehérek három, egyaránt három gólt szerezve megnyert bajnoki találkozó után veszítettek ismét pontokat: 28. ford.: Gyirmót–Ferencváros 2–3, 29. ford.: Ferencváros–Mezőkövesd 3–1, 30. ford.: MTK–Ferencváros 1–3.
 2016. március 12 óta mindössze harmadszor maradt a Ferencváros kapott gól nélkül hazai bajnoki találkozón.
 A Debreceni VSC november 19. óta először játszott vendégként döntetlent, akkor a 16. fordulóban, az MTK–DVSC mérkőzésen 1–1-es végeredmény született.
 A debreceniek augusztus 7. óta először nem kaptak gólt idegenbeli bajnoki mérkőzésen, akkor a Mezőkövesd–DVSC mérkőzés 1–0-ás debreceni sikerrel ért véget.
 A két csapat mindkét eddigi 2017-es, egymás elleni mérkőzése 0–0-ra végződött, legutóbb a 20. fordulóban, a Nagyerdei stadionban. A Loki 2015. május 10-én szerzett legutóbb pontot a Ferencváros vendégeként, azóta három tétmérkőzésen kilenc gólt kapott.

Az utóbbi hónapokban, években, a Honvéd lett a DVSC egyik mumusa. A kispestiek a legutóbbi három mérkőzést (ezekből kettőt Debrecenben) megnyerték, méghozzá kapott gól nélkül: tavalyi szezonban a 25. fordulóban 3–0, Debrecenben; a 10. fordulóban 1–0, Debrecenben; a 21. fordulóban 1–0, Kispesten. Előtte három találkozó döntetlenül végződött: tavalyelőtti szezonban a 25. fordulóban 1–1, Kispesten; tavalyi szezonban a 3. fordulóban 3–3, Kispesten; tavalyi szezonban a 14. fordulóban 0–0, Debrecenben. A Loki 2014. október 4. óta nyeretlen a Honvéd ellen, akkor a 10. fordulóban 4–0-ra győztek hazai pályán Tisza, Sidibe, Vadnai és Varga találataival. Amennyiben Marco Rossi együttese nyer, a Videoton veresége esetén már bajnok. Győzelme esetén, amennyiben a Videoton pontot, vagy pontokat szerez a Ferencváros ellen, a Honvédnak elég a döntetlen az utolsó játéknapon. A kispestiek vendégként a legutóbbi hat meccsükből csak kettőt, a Haladás és a Mezőkövesd ellenit nyerték meg. A DVSC még nincsen biztonságban a bennmaradást illetően, de ha nyer, bármit is játszik az MTK az utolsó két fordulóban, már nem előzheti meg. A DVSC a legutóbbi négy hazai bajnokiján tíz pontot szerzett (3 győzelem: a 25. fordulóban Gyirmót ellen 2–1, a 28. fordulóban Haladás ellen 4–2 és a 30. fordulóban Újpest ellen 1–0 mind hazai pályán, valamint 1 döntetlen: a 27. fordulóban MTK ellen 0–0 szintén hazai pályán).

Debreceni VSC: Danilovics (Verpecz ) — Osváth (Szok ), Szatmári, Brkovics, Ferenczi — Jovanovics, Tőzsér , Mengolo — Handzsics, Holman, Könyves (Filip ) <div> Fel nem használt cserék: Mészáros N., Feltscher, Szekulics, Nagy Z. · Vezetőedző: Leonel Pontes
Kiválóan kezdte a bajnokaspiráns a meccset: Koszta már a 4. percben vezetést szerzett, miután egy levágódó labdát helyezett a hálóba (0–1). Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Loki, amely a 11. percben büntetőhöz jutott, Holman azonban hibázott, Gróf védett. Ez a meccs fordulópontja lett, hiszen egyenlítés helyett nem sokkal később növelte előnyét a Honvéd: Eppel kilépett egy jó labdával és higgadtan helyezett a hálóba a félidő közepén (0–2). Újabb 12 perc elteltével már három gól volt a különbség, egy szépen kijátszott akció végén Ikenne-King átadását Koszta értékesítette (0–3). Sőt, majdnem megszületett a negyedik találat is, ám Eppel óriási helyzetben a kapu fölé lőtt, de így is biztos kispesti előnnyel fordultak a csapatok. Fordulás után sem utalt semmi arra, hogy még lehetnek izgalmak a meccsen, de nem így lett. Előbb az 58. percben Jovanovics szépített a semmiből (1–3), majd nem sokkal később Szok volt eredményes fejjel (2–3), így egycsapásra kiélezett lett a hajrá. Amelyből a vendégek jöttek ki jobban: szűk tíz perccel a vége előtt Eppel fejjel mindent eldöntött (2–4), sőt, a hosszabbításban Koszta is betalált, mesterhármasa után így 5–2-re nyert a Honvéd, amely ismét lépett egyet a bajnoki arany felé.

 A Honvéd sorozatban negyedszer győzött a Debreceni VSC ellen. A DVSC 2014 októbere óta nyeretlen a kispestiek ellen.
 A Honvéd 1998. április 15-én nyert legutóbb a DVSC ellen (a mostanit megelőzően) öt gólt is szerezve, 5–1-re, igaz, pályaválasztóként. Vendégként 2001. április 7-én szerezte a legtöbb gólt az elmúlt húsz évben a Loki ellen, akkor 4–2-re nyert.
 Marco Rossi csapata, amely e győzelemnek köszönhetően az utolsó fordulóban a rivális Videoton FC ellen legalább egy pontot szerezve bajnok lenne, a legutóbbi négy fordulóban 12 pontot gyűjtött.
 Koszta Márk az élvonalbeli pályafutása során először szerzett mesterhármast. Honvéd-futballista a mostani előtt legutóbb 2013. május 11-én, az Újpest ellen ért el mesterhármast: Leandro Martínez.
 Eppel Márton megerősítette vezető helyét a góllövőlistán. A 2016–2017-es idényben harmadszor szerzett két gólt egy meccsen – de először két akciógólt.
 Marco Rossi együttese a legutóbbi két idegenbeli bajnokiján tíz gólt szerzett. E kettő előtt összesen tíz (pontosabban 11) gólt vendégként kilenc mérkőzésen ért el.
 A DVSC a legutóbbi hat fordulóban kétszer kapott ki, mindkétszer két gólt is szerezve. A Loki 2002. augusztus 18., az Újpest elleni 2–5 óta először kapott hazai bajnokin öt gólt.

 Amennyiben az MTK nem nyer Pakson, mind a két csapat megőrzi élvonalbeli tagságát. Ellenkező esetben a DVTK-nak nyernie kell. A DVSC csak akkor búcsúzik, ha az MTK és a DVTK is nyer az utolsó fordulóban. A Bódog Tamás által irányított diósgyőriek hetek óta veretlenek, de a legutóbbi három fordulóban csak egy-egy pontot gyűjtöttek. Pályaválasztóként Mezőkövesden (az MTK ellenit kivéve) minden mérkőzésüket megnyerték, két hete a Mezőkövesddel Debrecenben játszottak döntetlent. A debreceniek edzőt váltottak az utolsó forduló előtt, Leonel Pontes helyére a korábbi sikeredző, Herczeg András került. A Lokit hajdanán a BL-főtáblán is irányító szakember a mostani idényben egyszer már „beugrott”, Kondás Elemér menesztése után két találkozón hat pontot szerzett a csapattal (3. forduló: DVSC–Gyirmót 4–0 és 4. forduló: Mezőkövesd–DVSC 0–1). Ősszel nyert már a DVSC-vel Mezőkövesden, igaz, nem a DVTK, hanem a „főbérlő” ellen. Nincs könnyű helyzetben: a hétszeres bajnok 2016. november 19. óta a hét idegenbeli bajnokijából mindössze kettőn tudott pontot szerezni, mindkétszer a fővárosban (24. forduló: Vasas–DVSC 2–3 és 31. forduló: Ferencváros–DVSC 0–0).

Debreceni VSC: Danilovics — Osváth, Mészáros N., Brkovics (Szatmári ), Ferenczi — Filip — Jovanovics (Nagy K. ), Tőzsér , Holman, Feltscher (Szekulics ) — Könyves <div> Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Nagy Z., Handzsics, Szok · Megbízott vezetőedző: Herczeg András
Radoš hibájából a Debrecen gyorsan vezetést szerzett, a 9. percben Könyves a 16-os terület bal sarkáról laposan lőtt kapura, a labdát Rados vetődve kivédte, a játékszer Jovanovics elé pattant, aki egyből, kapásból magasan belőtte a még fekvő kapus fölött (0–1). Ez megalapozta a találkozót, hiszen így még inkább támadnia kellett a Diósgyőrnek. A miskolciak mentek is előre, de képtelenek voltak komolyabb helyzetet kialakítani. A félidő végén, már a hosszabbítás harmadik percében rendkívül nehéz helyzetbe került a DVTK, hiszen Tőzsér szabadrúgása után a 10 perccel korábban csereként pályára lépő Szatmári 6 méterről a hazaiak elvetődő kapusa mellett a hálóba fejelt (0–2). A fordulást követően a Debrecen a kontrákra rendezkedett be, a Diósgyőr megpróbálta folyamatos nyomás alatt tartani riválisát, amely gyors ellenakciókból dönthette volna el végleg a három pont sorsát. A 71. percben az első gólt szerző Jovanovics egy ilyen támadás végén a kapufát találta el. Az összecsapás végül a 82. percben dőlt el, amikor Jovanovics szélről beadott lövésére Könyves érkezett remekül és a kapu jobb oldalába vágta be a játékszert (0–3). A 92. percben megszületett a hazaiak szépítő gólja: a 16-os vonaláról Ugrai tolt egyet a labdán, majd jobb lábbal magasan a kapu bal oldalába lőtte, Danilovics vetődve sem tudott hárítani (1–3). A Diósgyőr bár kikapott, így is élvonalbeli csapat maradt, mivel az MTK csak döntetlent tudott játszani a Paks vendégeként.

 Herczeg András három mérkőzésre ugrott be a Loki kispadjára ebben az idényben, a mostani volt a 150. élvonalbeli meccse a kispadon. E három találkozón kilenc pontot szerzett a DVSC, aligha vitatható, ezek nélkül nem maradt volna benn.
 A Loki a mostanit megelőzően legutóbb szeptember 24-én aratott vendégként kétgólos győzelmet. Éppen a Diósgyőr ellen.
 A DVSC mindössze másodszor nyert idegenben a tavaszi idényben.
 Alekszandar Jovanovics az utolsó két fordulóban két gólt szerzett. Tavaly az utolsó előtti fordulóban is rúgott gólt a Diósgyőrnek.
 Szatmári élete első NB I-es gólját szerezte.
 Könyves Norbert a negyedik 2017-es bajnoki gólját érte el, ezzel ő lett a csapat házi gólkirálya a tavaszi idényben.
 A Diósgyőr az utolsó négy fordulóban nyeretlen maradt.
 Február 25- óta ez volt az első hazai veresége.

A bajnokság végeredménye 

A Budapest Honvéd, mint a bajnokság győztese, a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörének, a Videoton FC, mint a bajnokság ezüstérmese, míg a Vasas SC, mint a bajnokság bronzérmese, valamint a Ferencvárosi TC, mint a Magyar Kupa győztese, az Európa Liga 1. selejtezőkörének résztvevője.

Eredmények összesítése 
Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek a Debreceni VSC aktuális szezon OTP Bank Ligában elért eredményei.
A százalék számítás a 3 pontos rendszerben történik.

Helyezések fordulónként 

Helyszín: O = Otthon; I = Idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.

Szerzett pontok ellenfelenként 
Az OTP Bank Ligában lejátszott mérkőzések és a megszerzett pontok a Debreceni VSC szemszögéből, ellenfelenként bontva, a csapatok nevének abc-sorrendjében.

*A 2016-17-es szezon kezdetéig

Sárga/piros lapok és eltiltások fordulónként 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak.

Jelmagyarázat: Helyszín: O = Otthon; I = Idegenben;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás; X = eltiltás; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés
A sárga lapos figyelmeztetések következménye: a labdarúgó az adott bajnokság 5. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.

Magyar kupa 

Az MLSZ szabályzatának értelmében, a nemzeti bajnokságokban (NB I, NB II, NB III) szereplő csapatok a kupasorozat 6. fordulójában, a legjobb 128 között kapcsolódnak be a versenybe.

6. forduló 

Továbbjutott a nyolcaddöntőbe a Győri ETO FC.
Debreceni VSC: Danilovics — Nagy, Brkovics, Szilvási, Völgyi (Horváth ) — Holman, Tőzsér — Könyves (Bobko ), Szakály  (Dzselmics ), Ferenczi — Takács · Fel nem használt cserék: Balogh (kapus), Szatmári, Szekulics, Mészáros K. · Vezetőedző: Leonel Pontes
A Győr nem titkoltan meglepetésre készült az ETO Parkban. Az NB III Nyugati csoportjában vitézkedő gárda nem játszott alárendelt szerepet a találkozón. A Debrecen csak helyenként futballozott jól, ez pedig kevésnek bizonyult. A 47. percben Magasföldi József bal oldali beadást követően talált be a kapuba, amivel megszerezték a vezetést a hazaiak (1–0). A 64. percben Lukas Szabo növelhette volna a Győr előnyét, de 18 méterről leadott lövése a bal kapufát találta el. Hiába nyomott a Loki, igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani, sőt az utolsó percben még a hazaiaknak volt lehetőségük. Az élvonal egyetlen csapata, amely nem folytathatja a kupaküzdelmeket, az a Debrecen.

Európa-liga 

A 2016–2017-es Európa-liga első és második selejtezőkörének sorsolását 2016. június 20-án tartották az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) svájci főhadiszállásán, Nyonban. A Debreceni VSC mind az első, mind a második körben kiemelt volt.

1. selejtezőkör 

A La Fiorita a San Marinó-i kupa győzteseként szerzett jogot az El-indulásra. Koefficiens pontszáma: 1 316.

Debreceni VSC: Radosevics — Jovanovics, Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Mészáros K. (Dzselmics ), Varga, Holman, Szakály  — Tisza (Szekulics ), Castillion (Kulcsár ) · Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Ludánszki, Nagy

Debreceni VSC: Radosevics — Jovanovics, Brkovics, Szatmári, Korhut — Dzselmics (Mészáros K. ), Varga, Holman (Szekulics ), Szakály  (Ferenczi ) — Castillion, Tisza · Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Mészáros N., Nagy, Kulcsár

Továbbjutott a Debreceni VSC, 7–0-s összesítéssel.

2. selejtezőkör 

A Debreceni VSC csapata a 2. selejtezőkörben a fehérorosz FC Torpedo-BelAZ Zsogyino együttesével méri össze erejét. A második kör első mérkőzéseit július 14-én, a visszavágókat 21-én rendezik. A fehérorosz csapatnak nem kellett az Európa-liga első fordulójában játszania, a második körben csatlakozik. A Torpedo–BelAZ története során először nyerte meg a Fehérorosz Kupát, ezzel szerzett jogot az El-indulásra. Koefficiens pontszáma: 4 250.

Debreceni VSC: Radosevics — Jovanovics, Mészáros N., Brkovics, Korhut — Mészáros K. (Dzselmics ), Varga, Holman (Ferenczi ), Szakály  — Castillion (Takács ), Tisza · Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Szekulics, Nagy

Debreceni VSC: Radosevics — Jovanovics, Brkovics, Mészáros N., Korhut — Szekulics, Holman (Horváth ) , Varga, Szakály  (Ferenczi ) — Tisza, Castillion (Takács ), · Fel nem használt cserék: Verpecz (kapus), Szatmári, Dzselmics, Nagy

Továbbjutott a Torpedo Zsogyino, 3–1-es összesítéssel.

Felkészülési mérkőzések

Nyár 

Debreceni VSC: Balogh (Radosevics ) — Bokros (Nagy Z. ), Ludánszki (Nagy K. ) — Szatmári, Barna — Dzselmics, Jovanovics, Szakály , Mészáros K. (Balogh K. ) — Kulcsár, Tisza (Virág )

Debreceni VSC: Verpecz — Kinyik, Brkovics, Mészáros N. , Ferenczi — Bereczki, Varga, Szekulics (Castillion ) — Horváth (Nagy K. ), Holman, Takács

A Debreceni VSC együttese 2016. június 13. és 17. között Mátraházán edzőtáborozott. A Mátraházi Edzőtábort 2015-ben újították fel teljesen. Az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb edzőtábora teljesen felszerelt egy nagy élőfüves futballpályával, szaunával, jakuzzival, orvosi-, illetve masszázsszobával is rendelkezik. A csapatmegbeszélésekhez szükséges termek is rendelkezésre állnak, a konyha és az étterem pedig 100 fő igényeit tudja kiszolgálni.

Debreceni VSC: Verpecz — Bokros, Szatmári, Mészáros N. (Nagy K. ), Barna — Dzselmics, Szekulics, Szakály  (Virág ), Ferenczi (Bíró ) — Holman — Kulcsár (Tóth Milán )

Debreceni VSC: Radosevics — Jovanovics (Nagy K. ), Brkovics, Kinyik, Nagy Z. (Virág ) — Mészáros K. (Bíró ), Varga, Ludánszki, Bereczki — Tisza (Kertész ), Castillion (Tóth Milán )

Debreceni VSC 1. félidő: Radosevics — Jovanovics, Brkovics, Mészáros N., Ferenczi — Mészáros K., Varga, Szakály , Tisza — Holman — Castillion
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz — Jovanovics, Brkovics (Kinyik ), Szatmári, Ferenczi — Mészáros K. (Szekulics ), Varga (Ludánszki ), Szakály  (Nagy Z. ), Tisza (Bereczki ) — Dzselmics — Kulcsár

Debreceni VSC 1. félidő: Rácz — Bokros, Koval, Kinyik, Nagy Z. — Bereczki (Barna ), Berdó (Virág ), Ludánszki, Nagy K. — Kertész, Bíró
Debreceni VSC 2. félidő: Rácz — Karikás, Koval (Kuti ), Kinyik, Kondás K. — Barna, Virág, Ludánszki, Nagy K. — Kertész, Tóth
A 17. percben egy a büntetőterület sarkáról belőtt labdába Berdó Péter szerencsétlenül ért bele, így róla pattant be a hálóba a labda, öngól (1–0). A 27. percben már kettővel vezettek a hazaiak, Střeštík egyedül állt szemben a debreceniek kapusával és a büntetőpontról eleresztett lövését kivédte, ám a játékszer pont Střeštíkhez pattant, aki másodjára is próbálta a labdát a kapuba juttatni, amibe a kapus még beleért, de hárítani már nem tudott (2–0). A 60. percben szépített a DVSC, egy bal szélről elvégzett szabadrúgás után a labda átszállt az ötméteres terület jobb sarkára, ahonnan Kinyik Ákos fejjel a kapu bal szélére helyezte azt, amit a hazaiak kapusa vetődve ugyan, de már csak a gólvonal mögött tudott megfogni (2–1). A 80. percben kiegyenlítettek a debreceniek, az alapvonalról bekanyarított labdát Nagy egy lövőcsel után a kapus mellett 7 méterről a kapu közepébe vágta (2–2). 2 perccel később eldőlt a találkozó, Baracskai bal szélről, bal lábbal, a 16-os vonaláról laposan ellőtt labdája a kapu jobb sarkába vágódott, Rácz Gergő elvetődve sem tudta hárítani azt (3–2).

Debreceni VSC 1. félidő: Verpecz — Bokros, Kinyik, Szatmári, Nagy Z. — Bereczki, Ludánszki, Szekulics, Horváth — Kertész, Bíró
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz (Erdélyi ) — Karikás, Kinyik, Kuti, Nagy Z. — Bereczki, Ludánszki (Bíró ), Virág, Kondás K. — Kertész, Nagy K.
Egy védelmi hibát követően, gyakorlatilag az első hazai támadás góllal végződött: Bíró Péter egy az egyben vezethette Máthé kapusra a labdát és nem is hibázott (1–0). Egy hazai sarokrúgást követően Szekulics maradt üresen, nem hibázott és fejjel továbbította a labdát a bal alsó sarokba (2–0). Nagy Zoltán lövése pattant meg, ez megzavarta Máthé kapust és a keze alatt a hálóban kötött ki a labda (3–0).

Debreceni VSC 1. félidő: Verpecz — Nagy Z., Koval, Kinyik, Ferenczi — Bereczki, Ludánszki, Szekulics, Horváth — Kerekes, Kertész
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz (Verebélyi ) — Bokros, Kuti, Kinyik, Karikás — Bereczki, Ludánszki, Szekulics, Kondás K. — Kerekes, Kertész
Már a 2. percben vezetést szerzett a DVSC, egy bal oldali szöglet után Szekulics három méterről fejelt a hálóba (1–0). Hat perccel később egy gyors kontra végén Rus találatával egyenlítettek a vendégek, pedig addig nem jutottak a vendéglátók kapujának közelébe (1–1). Több nagy helyzetet kidolgozott a debreceni csapat, Kerekes Krisztián és Horváth Zsolt is betalálhatott volna. Húsz perc után az Arad is egyre többször előre merészkedett, kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégeknek főleg kontrából veszélyeztettek. A második félidő elején két nagy helyzet alakult ki az aradiak előtt, és az 56. percben a vezetést is átvették, egy szögletet követően Petre talált a hálóba (1–2). Utána rövid idő alatt több lehetőségük is adódott az egyenlítésre a debrecenieknek, de nem sikerült betalálni. A 70. percben Verpecz István helyére beállt a Cegléd 20 éves labdarúgója Verebélyi Konrád, aki próbajátékon van a Lokinál. A hajrá a hazaiaké volt és a 88. percben sikerült is egyenlíteniük, amikor egy kis szöglet után Kerekes Krisztián passzolt középre, Kertész Tamás pedig 15 méterről talált a hálóba (2–2). A 90. percben a győztes gól is megszületett: Kondás Kristóf szögletéből Bokros Tibor lőtt 8 méterről a kapuba (3–2).

Ősz 

Debreceni VSC 1. félidő: Danilovics — Nagy Z., Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Filip, Szakály , Holman, Horváth — Takács, Bereczki
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz — Nagy Z., Mészáros N. (Szatmári ), Brkovics, Ferenczi (Bobko ) — Filip (Mészáros K. ), Tőzsér, Holman, Völgyi — Takács (Szekulics ), Dzselmics
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés. A Loki lerohanta ellenfelét, az első percekben csak a hazaiak térfelén folyt a játék. Két veszélyes szögletet követően a 4. percben az első nagy lehetőség is megvolt: Holman gyönyörű csellel fektette el a mezőkövesdi védőt, lövését a kapus bravúrral védte. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a meccs, de még mindig a DVSC irányított. A 12. percben a vendégek is helyzethez jutottak, Střeštík adott be a jobb szélről, az ott érkező Egerszegi alig lőtt a kapu mellé. Három perccel később Szakály tekert a tizenhatoson belülről, a megpattanó lövést Tujvel ismét hárítani tudta. A 16. percben Mészáros Norbert adott be, Filip fejese azonban nem talált kaput. Ezután egy szép hazai támadás végén Danilovicsnak kellett védenie, a kipattanót Mészáros Norbert fejelte vissza kapusunk kezébe. A 41. percben megszerezte a vezetést a Loki: Holman Dávid a bal szélről végzett el szabadrúgást, középen senki nem ért bele a labdába, ami megzavarta a kapust, így a játékszer a földről felpattanva vágódott a hosszú felsőbe (0–1). A félidőben négyet is cserélt Leonel Pontes vezetőedző: Danilovicsot Verpecz váltotta a kapuban, Ferenczi helyett Völgyi, Horváth helyett Dzselmics, míg Szakály helyett Tőzsér lépett a pályára. Az 53. percben egy szögletet követően kiegyenlített a Mezőkövesd: Devecseri fejelt kapura egy beadást, Verpecz nagy bravúrral védeni tudott, ám a labda épp Egerszegi elé került, akinek már csak az üres hálóba kellett passzolnia (1–1). Az 59. percben Holman lőtt középről, Dombó védett. Pár minutummal később Tőzsér végzett el szabadrúgást, ami után Brkovics fejelt, de nem talált kaput. A bekapott gól után is a DVSC próbált dominálni, helyzeteket kialakítani, ugyanakkor ott volt a veszély a hazaiak kontráiban. Leonel Pontes újabb cserékkel próbálta frissíteni csapatát, beállt Szatmári, Bobko, Mészáros Karol és Szekulics is. Mind a két csapat igyekezett megnyerni az összecsapást, de az utolsó passzokba sokszor hiba csúszott, leginkább a küzdelemé volt a főszerep. A 87. percben visszaszerezte a vezetést a DVSC: Szekulics indította Mészáros Karolt, aki a kapus mellett a hálóba gurította a labdát (1–2). Az utolsó pillanatokban a Mezőkövesd nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de változtatni nem tudtak, így 2–1-es vendégsiker született.

Debreceni VSC 1. félidő: Danilovics — Jovanovics, Szatmári, Mészáros N., Bobko — Filip, Tőzsér — Könyves, Holman, Szakály  — Vittek
Debreceni VSC 2. félidő: Danilovics (Verpecz ) — Jovanovics (Kuti ), Szatmári (Dzselmics ), Brkovics, Bobko (Ferenczi ) — Filip, Nagy Z. — Könyves (Mészáros K. ), Szekulics, Horváth — Vittek (Castillion  )
Az első félidőben többnyire mezőnyjáték folyt a pályán. A Loki jelentősen többet birtokolta a labdát, de nehezen tudott helyzetet kialakítani, a vendégek szervezetten védekeztek. A 30. percben azonban sikerült vezetést szereznünk: Ioan Filip ugratta ki Könyves Norbertet, aki 16 méterről, jobbról a hosszúba lőtt (1–0). A végén Vitteknek is volt egy lehetősége, lövése a jobb kapufa mellett ment el. A folytatásban is többnyire a DVSC-nél volt a labda, a 64. percben mégis egyenlíteni tudtak a vendégek: Belényesi Miklós a jobbösszekötő helyéről lőtt a kapuba (1–1). A 71. percben nagy Loki-helyzet maradt ki, amikor Szekulics szögletét követően Castillion közelről a jobb kapufa mellé fejelt. A holland támadót a 80. percben kiállították, mivel rácsúszott Hadházi Dávid lábára, így az utolsó tíz percben emberhátrányban futballoztunk. Ekkor már többször eljutottak a vendégek a kapunkig, és a végén a győzelmet is megszerezték. Volt lehetőségünk az egyenlítésre, de a hosszabbításban egy bal oldali beadás után Szekulics centikkel lőtt kapu mellé.

Tél 

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics, Szatmári, Mészáros N., Ferenczi — Feltscher, Szekulics, Filip, Nagy Kevin — Chuka, Holman
DVSC-DEAC: Kovács P. — Gafouroglou, Koval, Vincze, Barna — Kusnyír, Virág, Kozák, Dobi (Nagy B.), Pap Zs. — Bíró
A Debreceni Labdarúgó Akadémia műfüves pályáján rendezett első mérkőzést a felnőtt csapat 1–0-ra nyerte meg. A gólt Chuka szerezte, aki becselezte magát három játékos között, majd 12 méterről a jobb alsóba gurított. A DVSC érthetően fölényben játszott, ám a fiatalok minden dicséretet megérdemelnek, mert végig nagyot küzdöttek.

Debreceni VSC: Verpecz — Nagy Z., Szilvási, Brkovics, Völgyi — Bereczki (Sütő), Tőzsér, Csősz, Mengolo — Takács, Kerekes
DVSC vegyes: Krajcsi (Hajkó) — Tóth M. (Kocsis), Bencze, Újvárosi, Mócsán — Szabó J., Fenyőfalvi — Bucz (Tóth E.), Varga K., Kóródi — Tonhaizer (Bencze)
A második mérkőzésen a kis Loki szerzett vezetést: Varga Kevin több embert is kicselezve tört be a 16-oson belülre, majd a balösszekötő helyéről a hosszúba lőtt. Egy perccel később Tőzsér Dániel 11-es góljával egyenlített az első csapat. A második játékrészben újdonsült igazolásunk, Justin Mengolo révén átvette a vezetést a nagy Loki, a kameruni középpályás balról, 10 méterről passzolta be a labdát a jobb sarokba. A végeredményt Takács Tamás állította be, aki Völgyi beadását rúgta a kapuba. A fiatalokat ezúttal is dicséret illeti, mert végig harcosan játszottak.

Debreceni VSC: Verpecz (Kovács P. ) — Osváth, Koval (Vincze ), Mészáros N., Ferenczi (Sütő ) — Filip, Szekulics — Könyves (Szabó J. ), Virág (Varga K. ), Nagy Kevin (Kóródi ) — Takács, (Kerekes )
Kisvárda: Lékai (Ivancsics ) — Talabér, Vermes (Papucsek ), Fodor F. (Izing ), Vári (Fodor A. ) — Gosztonyi (Szabó P. ), Lucas (Toma ), Horváth A. (Rucskó ), Délczeg (Minczér ) — Bacsa (Oláh ), Horváth Z. (Hej )
Az első húsz percben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, inkább a középpályán zajlott a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben, leszámítva Filip lehetőségét (lövését Lékai lábbal védte). Egy idő után a Kisvárda egyre közelebb jött, és a 26. percben a vezetést is megszerezte: Délczeg jobb oldali beadása után Horváth Zoltán középről, hét méterről lőtt a hálóba. Utána már a Loki birtokolta többet a labdát, de a szünetig nem sikerült egyenlíteni. A második félidőben a hazaiak beszorították ellenfelünket, több helyzetet is kidolgoztak, és az 55. percben új igazolásuk, Osváth Attila távoli bombájával egyenlítettek. Továbbra is fölényben játszottak a debreceniek, és a 71. percben átvették a vezetést: Osváth indult meg a jobb oldalon, majd középre passzolt, Könyves Norbert pedig közelről a hálóba továbbított. Az előnyt azonban nem sikerült megtartaniuk, mert a hajrában egyenlítettek a vendégek, egy kapu előtti kavarodás után Rucskó találat a kapuba.

Debreceni VSC: Danilovics — Nagy Z. (Kusnyir ), Szilvási, Brkovics, Barna — Tőzsér, Jovanovics (Sütő ) — Feltscher, Holman, Mengolo (Bíró ) — Chuka (Pap Zs. )
Balmazújváros 1. félidő: Horváth L. — Bokros, Papp F., Tamás L., Németh Á. — Sigér, Kiss L. — Kapacina, Zsiga, Kovács Á. — Fekete
Balmazújváros 2. félidő: Szécsi G. — Vachtler, Rus, Heffler, Virág — Bódis, Kiss, Hadházi, Vajda — Kamarás, Belényesi
A 7. percben nagy helyzetbe került a DVSC, amikor Holman a jobbösszekötő helyéről lőtt, a kapusnak nagyot kellett védenie. Nem sokkal később Chuka előtt adódott lehetőség, de próbálkozása mellé ment. Többet birtokolták a labdát a hazaiak, ugyanakkor a vendégek gyors kontrákat vezettek, és a 22. percben majdnem a vezetést is megszerezték: Danilovics nagyot védett, Fekete második próbálkozása a jobb kapufáról pattant ki. A 36. percben a debreceniek veszélyeztettek: Tőzsér passzát Chuka középről lőtte kapura, Horváth László védett. A második félidőt inkább küzdelem jellemezte. A Loki előtt adódott ugyan néhány lehetőség, de nem sikerült betalálnunk, ellenben a Balmazújváros a 90. percben szerzett találattal megnyerte a mérkőzést.

Debreceni VSC 1. félidő: Danilovics — Osváth, Szatmári, Brkovics, Barna — Varga K., Tőzsér, Szekulics, Mengolo — Holman — Chuka
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz — Nagy Z., Szilvási, Mészáros N., Ferenczi — Könyves, Filip, Jovanovics, Kóródi (Nagy K. ) — Takács, Bíró
Hatalmas volt az iram, a dél-koreaiak pillanatok alatt a debreceniek kapuja elé tudtak kerülni, de a támadásaik nem voltak veszélyesek. Szervezetten játszott a DVSC és próbáltak kontrákkal válaszolni. Chuka és Mengolo előtt is adódott lehetőség, illetve egy szöglet után Brkovics fejesét kellett az ázsiaiak kapusának védenie. A 34. percben mégis a Gwangju szerzett vezetést, egy jobb oldali beadás után az ellenfél egyik középpályása 12 méterről emelt a kapuba. A szünetben teljes sorcsere történt, Leonel Pontes mindenkinek lehetőséget akart biztosítani. Többet támadott a Loki, helyzeteket alakítottak ki, de a gól csak nem akart összejönni. Negyedóra után kiegyenlítetté vált a játék, az ellenfél előtt is adódtak lehetőségek, és a 83. percben meg is szerezték a második találatukat. Rá két percre Könyves Norbert révén szépítettek a hajdúságiak, a középpályás a Filiptől kapott labdát lőtte a kapuba. Ezután akár az egyenlítés is összejöhetett volna a debrecenieknek, de sorra kimaradtak a helyzeteik.

Debreceni VSC 1. csapat (1–30. perc): Verpecz — Jovanovics, Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Könyves Norbert, Tőzsér, Filip, Mengolo — Holman — Chuka
Debreceni VSC 2. csapat (30–90. perc): Verpecz — Nagy Z. (Varga K. ), Szilvási, Szatmári, Nagy K. — Osváth, Szekulics, Barna, Joao Ventura — Bíró (Kóródi ), Takács
Folyamatosan támadott a DVSC, gyors, rövid passzos futball jellemezte a csapat játékát. A 15. percben a vezetést is megszerezték a debreceniek, Könyves jobb oldalról adott középre, a berobbanó Chuka pedig a bal alsóba lőtt. A középkezdés után rögtön egyenlített az ellenfél egy figyelmetlenséget kihasználva, holott addig nem jelentett veszélyt a kapunkra. Továbbra is támadtunk, Mengolo állt közel az újabb gólszerzéshez, de a bal kapufa mellé bombázott, illetve Holman közeli lövését védte a kapus. A 37. percben Takács Tamás révén újra a magyar csapatnál volt a vezetés. Továbbra is támadott a Loki, állandóan náluk volt a labda. Negyvenöt perc után szünet következett, majd ugyanaz a csapat futott ki, amely befejezte az első félidőt. Ezúttal már szakadó esőben zajlott a találkozó. Később Bíró Péter helyére beállt Kóródi Nándor, míg Nagy Zoltánt Varga Kevin váltotta. Végig nagy mezőnyfölényben játszott a Debreceni VSC, de több gól már nem esett, 2–1-re nyert a Loki.

Debreceni VSC: Danilovics — Jovanovics (Osváth ), Mészáros N. (Szatmári ), Brkovics, Ferenczi (Barna ) — Könyves (Szekulics ), Filip, Tőzsér, Ventura — Holman (Kóródi ) — Chuka (Takács )
Nagy elánnal kezdtek a svédek, a második percben Jawo lövését kellett Danilovicsnak védenie. Mezőnyfölényben játszott ellenfelünk, de nehezen tudott helyzetet kidolgozni, a védelmünk jól működött. A 23. percben büntetőhöz jutott a Djurgardens, Walker értékesítette a 11-est. A gól után megváltozott a játék képe, átvettük az irányítást. A 34. percben Tőzsér szöglete után Holman fejelt a jobb kapufa mellé, előtte Ventura lövése ment el a kapu mellett. Folyamatosan támadtunk, harcoltunk az egyenlítésért. A szünet után már inkább mezőnyjáték folyt a pályán, egyik kapu sem forgott veszélyben, egészen a 64. percig, ekkor nagyon közel állt a Loki az egyenlítéshez, Holman lövése a gólvonal előtt ment el, a védők tisztáztak. Többnyire a svédek térfelén folyt a játék, de nem sikerült egyenlítenünk. A hajrában ellenfelünknek is volt egy-két lehetősége, újabb gól azonban nem született. A DVSC 1–0-ra kikapott, de egyenrangú ellenfele volt a svédeknek.

Debreceni VSC: Danilovics (Verpecz ) — Jovanovics (Kóródi ), Szatmári (Szilvási ), Brkovics, Barna — Feltscher (Ferenczi ), Tőzsér, Szekulics, Ventura (Könyves ) — Holman (Osváth ) — Handzsics (Takács )
A 7. percben Holman indította tökéletes ütemben Venturát a bal szélen, a fiatal játékos közelről lőtt, de mellé. Néhány minutummal később egy szabadrúgás utáni kavarodást követően Szatmári próbálkozott 10 méterről, a labda a kapu mellett hagyta el a játékteret. Mezőnyfölényben futballoztunk, folyamatosan próbáltunk helyzeteket kialakítani. A 36. percben aztán megszerezte a vezetést a Loki! Tőzsér kiváló ütemben indította Holmant, aki egészen a kapuig menetelt a labdával, majd kilőtte a hosszú alsót (1–0). Szűk tíz perccel később megduplázta előnyét együttesünk: Holman harcosan szerzett labdát középen, majd passzolt Feltschernek, aki gyönyörűen lőtt a bal alsó sarokba (2–0). A szünetben a kapuban cserélt Leonel Pontes, Braniszlav Danilovicsot Verpecz István váltotta, majd nem sokkal később Holman helyett Osváth érkezett. Az 56. percben ellenfelünk előtt is adódott egy nagy lehetőség, Petersen lövését védte Verpecz, a kipattanót pedig fölé lőtte a dánok csatára. Az 59. minutumban újabb dán-próbálkozás, Olsen 11 méterről nem talált kaput. Négyes csere a Lokinál a 70. percben, Handzic, Feltscher, Szatmári és Jovanovic hagyta el a pályát, Szilvási, Takács, Ferenczi és Kóródi érkezett. Az elmúlt percekben egyébként nem alakult ki nagyobb helyzet, leginkább a mezőnyben folyt a játék. A 73. percben Ventura lőtt ballal 20 méterről, a kapus fogta a labdát. A 81. minutumban Lundingot ugratták ki a társak, Verpecz azonban újfent hárított.

Debreceni VSC: Danilovics (Kelava ) — Jovanovics (Osváth ), Brkovics, Mészáros N. (Szilvási ), Barna (Ferenczi ) — Feltscher (Kóródi ), Filip, Tőzsér, Szekulics — Holman (Bíró ) — Handzsics (Könyves )
A 4. percben egy ukrán szöglet után Danilovics könnyedén fogta a labdát. Négy perccel később Feltscher adott be a bal szélről, középen Handzic maradt le a labdáról. Egy percre rá egy az egyben ugrott ki a Sahtar támadója, a debreceniek kapusa nagy bravúrral védett. Többet birtokolta a labdát az ukrán csapat a meccs ezen időszakában, folyamatosan próbáltak helyzeteket kialakítani, a DVSC védelme azonban rendre jól zárt. A 22. percben Feltscher próbálkozott a tizenhatos jobb oldaláról, a játékszer a kapu előtt gurult végig. Öt perc elteltével megszerezte a vezetést a Sahtar Doneck: egy jobb oldalról érkező beadás utáni fejest Danilovics még védeni tudott, a kipattanót azonban Gustavo könnyedén lőtte az üres kapuba (0–1). Egy perccel később megduplázták előnyüket az ukránok, egy védők mögé beívelt labdát váltott gólra Dentinho (0–2). Gyorsan jött a szépítés, a 37. percben Handzsics bal oldalról érkező tökéletes beadását Feltscher az ukrán kapus, Pyatov kezei között fejelte a kapuba (1–2). A 42. percben újabb Sahtar-szöglet, Malyshev fejesét könnyedén fogta Danilovics. A szünetben cserélt Leonel Pontes, Barna Szabolcs helyett Ferenczi János érkezett. Mindössze egy perc telt el a második félidőből, a frissen beállt Ferenczi indult meg, majd lőtt, Pyatov fogta a labdát. Az 53. percben a tizenhatos vonaláról lőtt szabadrúgást a Doneck, Jovanovics önfeláldozóan állt a próbálkozás útjába. A 61. percben egy szép ukrán összjáték után Danilovics védett nagyot, majd két perccel később szintén ő volt a főszereplő, ekkor Fred 20 méteres lövését mentette. A 70. percben hármas cserével frissített Leonel Pontes, Jovanovic, Mészáros Norbert és Feltscher helyett Osváth, Szilvási és Kóródi érkezett, majd nem sokkal később Handzsicsot Könyves, míg Danilovicsot a DVSC friss igazolása, a horvát származású Ivan Kelava váltotta. A mezőnyben folyt a játék, komolyabb helyzet egyik fél előtt sem adódott. Az utolsó tíz percben a Loki fiatal játékosa, Bíró Péter is megkapta a lehetőséget, a 19 éves játékos Holmant váltotta. A hátralévő percekben újabb gól már nem született, 2–1-es vereséget szenvedtek a debreceniek a Sahtar Donecktől, amellyel eldőlt, a negyedik helyet szerezték meg az Atlantic Kupán.

Debreceni VSC 1. félidő: Danilovics — Osváth, Mészáros N., Brkovics, Ferenczi — Feltscher, Filip, Szekulics, Kóródi — Holman — Handzsics
Debreceni VSC 2. félidő: Verpecz — Osváth (Nagy Z. ), Szilvási, Brkovics (Szatmári ), Ferenczi (Bíró ) — Feltscher (Könyves ), Filip (Tőzsér ), Jovanovics, Barna — Chuka — Handzsics (Takács )
Az első félidőben többnyire mezőnyfölényben játszott a DVSC, többször eljutottak az ellenfél kapujának közelébe, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. A Békéscsaba kontrázni próbált, néhány megindulása veszélyesnek bizonyult, de a debreceniek védelme megoldotta a feladatot. A második félidő elején Handzsics lövését kellett a vendégek kapusának védenie, nem sokkal később ismét újabb nagy Loki-helyzet maradt ki, ezúttal is Ribánszki hárított. Később Feltscher és Chuka előtt is adódott ígéretes lehetőség. A 79. percben Bíró Péter fejesét blokkolták a csabaiak, a szöglet után pedig Szatmári közeli lövését védte Ribánszki.

Tavasz 

Debreceni VSC: Kelava (Danilovics ) — Osváth (Nagy Z. ), Szatmári (Barna ), Mészáros N. , Ferenczi — Jovanovics (Nikitscher ), Filip — Feltscher (Könyves ), Szekulics, Handzsics — Szok (Chuka )
A 4. percben már vezetést szerzett a DVSC: Ferenczi beadása után Szok hat méterről fejelt a hálóba (1–0). A dél-koreai támadó a 11. percben ismét nagy helyzetbe került, ezúttal a bal kapufát találta el. Többet támadtak a hazaiak, és helyzetek dolgoztak ki. A 24. percben például Filip lövése ment el a léc felett. A félidő végén Handzsics adott be balról, Feltscher visszagurította a labdát Szoknak, aki a kapuba lőtt (2–0). A második félidő elején már hárommal vezetett a Loki: Feltscher ugratta ki Jovanovicsot, aki egyedül vezette kapura a labdát, majd a kapus mellett a hálóba passzolt (3–0). Két minutummal később Handzsics került ziccerbe, de a vendégek hálóőre szögletre mentett, a sarokrúgás után pedig Filip közeli lövését blokkolták a védők. A hajrában a nagymihályiak előtt is adódtak lehetőségek, a 75. percben Turik egy távoli lövéssel szépíteni tudott (3–1), így alakult ki a végeredmény.

Jegyzetek

Források 
Történet, mérkőzések 
A Debreceni VSC csapatprofilja az UEFA.com honlapján 
transfermarkt.de profil

Kapcsolódó szócikkek 
A Debreceni VSC 2016–2017-es európaikupa-szereplése
2016–2017-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2016–2017-es magyar labdarúgókupa
2016–2017-es Európa-liga

További információk 
A csapat hivatalos honlapja  
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja, adatbankja  

20162017
Labdarúgócsapatok 2016–2017-es szezonja
2016 a labdarúgásban
2017 a labdarúgásban